|-
|(14001)||1993 KR|| align=right|13,8|| align=right|2,332|| align=right|0,253|| align=right|20,99|| align=right|3,561||MBA||26. května 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14002)||1993 LW1|| align=right|13,7|| align=right|2,429|| align=right|0,241|| align=right|12,33|| align=right|3,784||MBA||15. června 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14003)||1993 OO4|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,062|| align=right|3,89|| align=right|4,185||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14004)||1993 SK2|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,245|| align=right|14,13|| align=right|4,225||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14005)||1993 SO3|| align=right|12,1|| align=right|3,123|| align=right|0,037|| align=right|14,14|| align=right|5,519||MBA||22. září 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(14006)||1993 SA4|| align=right|12,4|| align=right|2,721|| align=right|0,181|| align=right|8,61|| align=right|4,487||MBA||18. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14007)||1993 TH14|| align=right|13,5|| align=right|2,592|| align=right|0,193|| align=right|3,61|| align=right|4,172||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14008)||1993 TD17|| align=right|14,4|| align=right|2,779|| align=right|0,039|| align=right|1,79|| align=right|4,631||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14009)||1993 TQ36|| align=right|13,0|| align=right|2,801|| align=right|0,138|| align=right|10,53|| align=right|4,687||MBA||13. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14010)||1993 UL|| align=right|13,8|| align=right|2,672|| align=right|0,189|| align=right|12,73|| align=right|4,367||MBA||16. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14011)||1993 US|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,092|| align=right|1,87|| align=right|4,411||MBA||22. října 1993||Oohira||T. Urata
|-
|(14012)||1993 XG|| align=right|12,5|| align=right|2,871|| align=right|0,124|| align=right|13,83|| align=right|4,863||MBA||6. prosince 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(14013)||1993 YF|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,170|| align=right|2,57|| align=right|5,513||MBA||17. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14014) Münchhausen||1994 AL16|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,065|| align=right|9,82|| align=right|5,358||MBA||14. ledna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14015)||1994 BD4|| align=right|13,1|| align=right|3,157|| align=right|0,088|| align=right|5,96|| align=right|5,608||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(14016) Steller||1994 BJ4|| align=right|13,1|| align=right|3,075|| align=right|0,048|| align=right|8,46|| align=right|5,391||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(14017)||1994 NS|| align=right|14,6|| align=right|2,168|| align=right|0,240|| align=right|6,49|| align=right|3,191||MBA||4. července 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14018)||1994 PM14|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,224|| align=right|1,97|| align=right|3,767||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14019)||1994 PP16|| align=right|14,9|| align=right|2,269|| align=right|0,125|| align=right|1,08|| align=right|3,418||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14020)||1994 PE18|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,152|| align=right|0,65|| align=right|3,477||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14021)||1994 PL20|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,114|| align=right|2,51|| align=right|3,735||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14022)||1994 PW27|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,095|| align=right|3,38|| align=right|3,489||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14023)||1994 PX31|| align=right|14,2|| align=right|2,312|| align=right|0,045|| align=right|6,18|| align=right|3,516||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14024) Procol Harum||1994 RZ|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,265|| align=right|2,45|| align=right|4,079||MBA||9. září 1994||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(14025) Fallada||1994 RR11|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,164|| align=right|7,63|| align=right|4,537||MBA||2. září 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14026) Esquerdo||1994 ST7|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,161|| align=right|2,64|| align=right|3,627||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14027)||1994 TJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,565|| align=right|0,247|| align=right|6,35|| align=right|4,106||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14028)||1994 TZ14|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,207|| align=right|5,06|| align=right|4,077||MBA||5. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14029)||1994 UC1|| align=right|13,6|| align=right|2,458|| align=right|0,113|| align=right|1,62|| align=right|3,852||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14030)||1994 UP1|| align=right|13,8|| align=right|2,553|| align=right|0,138|| align=right|13,80|| align=right|4,078||MBA||25. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14031)||1994 WF2|| align=right|12,2|| align=right|2,589|| align=right|0,198|| align=right|14,00|| align=right|4,165||MBA||26. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14032)||1994 XP|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,210|| align=right|7,31|| align=right|4,090||MBA||4. prosince 1994||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(14033)||1994 YR|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,288|| align=right|4,29|| align=right|4,250||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14034)||1995 BW|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,086|| align=right|2,96|| align=right|4,524||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14035)||1995 CJ|| align=right|12,9|| align=right|3,054|| align=right|0,216|| align=right|14,51|| align=right|5,337||MBA||1. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14036)||1995 EY7|| align=right|13,0|| align=right|2,807|| align=right|0,094|| align=right|8,08|| align=right|4,701||MBA||5. března 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14037)||1995 EZ7|| align=right|13,1|| align=right|2,846|| align=right|0,073|| align=right|9,56|| align=right|4,799||MBA||5. března 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14038)||1995 HR|| align=right|12,7|| align=right|3,136|| align=right|0,187|| align=right|11,16|| align=right|5,552||MBA||27. dubna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14039)||1995 KZ1|| align=right|12,2|| align=right|3,205|| align=right|0,092|| align=right|16,11|| align=right|5,736||MBA||28. května 1995||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14040) Andrejka||1995 QD2|| align=right|15,3|| align=right|2,178|| align=right|0,113|| align=right|3,78|| align=right|3,213||MBA||23. srpna 1995||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(14041) Dürrenmatt||1995 SO54|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,176|| align=right|3,44|| align=right|3,472||MBA||21. září 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14042) Agafonov||1995 UG5|| align=right|14,9|| align=right|2,212|| align=right|0,170|| align=right|4,20|| align=right|3,288||MBA||16. října 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(14043)||1995 UA45|| align=right|14,7|| align=right|2,198|| align=right|0,135|| align=right|5,92|| align=right|3,258||MBA||20. října 1995||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(14044)||1995 VS1|| align=right|13,8|| align=right|2,431|| align=right|0,135|| align=right|6,87|| align=right|3,791||MBA||1. listopadu 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14045)||1995 VW1|| align=right|14,0|| align=right|2,354|| align=right|0,149|| align=right|8,00|| align=right|3,610||MBA||4. listopadu 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14046)||1995 WE5|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,113|| align=right|5,75|| align=right|3,438||MBA||17. listopadu 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14047)||1995 WG5|| align=right|14,1|| align=right|2,380|| align=right|0,082|| align=right|5,75|| align=right|3,671||MBA||18. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14048)||1995 WS7|| align=right|14,6|| align=right|2,233|| align=right|0,068|| align=right|1,14|| align=right|3,335||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14049)||1995 XH1|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,162|| align=right|4,13|| align=right|3,388||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14050)||1995 YH1|| align=right|14,2|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|3,50|| align=right|3,451||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14051)||1995 YY1|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|6,22|| align=right|3,433||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14052)||1995 YH3|| align=right|14,5|| align=right|2,286|| align=right|0,232|| align=right|8,75|| align=right|3,455||MBA||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14053)||1995 YS25|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,040|| align=right|5,69|| align=right|3,574||MBA||27. prosince 1995||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(14054) Dušek||1996 AR|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,185|| align=right|3,94|| align=right|3,764||MBA||12. ledna 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14055)||1996 AS|| align=right|14,4|| align=right|2,406|| align=right|0,050|| align=right|5,04|| align=right|3,731||MBA||10. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14056) Kainar||1996 AO1|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,194|| align=right|3,92|| align=right|3,700||MBA||13. ledna 1996||Kleť||Klet
|-
|(14057) Manfredstoll||1996 AV1|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,132|| align=right|2,09|| align=right|3,785||MBA||15. ledna 1996||Linz||E. Meyer; E. Obermair
|-
|(14058)||1996 AP15|| align=right|14,7|| align=right|2,344|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,589||MBA||14. ledna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14059)||1996 BB2|| align=right|14,3|| align=right|2,416|| align=right|0,172|| align=right|10,25|| align=right|3,754||MBA||25. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14060) Patersonewen||1996 BM5|| align=right|13,9|| align=right|2,379|| align=right|0,061|| align=right|3,41|| align=right|3,668||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14061)||1996 CT7|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,133|| align=right|6,15|| align=right|3,778||MBA||13. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(14062) Cremaschini||1996 CR8|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,130|| align=right|2,66|| align=right|3,795||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(14063)||1996 DZ|| align=right|13,5|| align=right|2,439|| align=right|0,163|| align=right|2,13|| align=right|3,809||MBA||21. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14064)||1996 DT3|| align=right|14,6|| align=right|2,473|| align=right|0,076|| align=right|2,67|| align=right|3,888||MBA||16. února 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|(14065) Flegel||1996 EY5|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,159|| align=right|2,23|| align=right|4,141||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14066)||1996 FA4|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,113|| align=right|13,25|| align=right|4,311||MBA||20. března 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(14067)||1996 GY17|| align=right|14,1|| align=right|2,842|| align=right|0,055|| align=right|2,01|| align=right|4,790||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14068) Hauserová||1996 HP1|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,121|| align=right|11,10|| align=right|4,232||MBA||21. dubna 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(14069) Krasheninnikov||1996 HP18|| align=right|12,9|| align=right|3,146|| align=right|0,221|| align=right|22,76|| align=right|5,579||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14070)||1996 JC1|| align=right|12,7|| align=right|2,905|| align=right|0,082|| align=right|5,21|| align=right|4,950||MBA||14. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(14071) Gadabird||1996 JK13|| align=right|13,9|| align=right|2,858|| align=right|0,051|| align=right|3,05|| align=right|4,832||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14072) Volterra||1996 KN|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,168|| align=right|1,90|| align=right|5,591||MBA||21. května 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14073)||1996 KO1|| align=right|14,5|| align=right|2,459|| align=right|0,152|| align=right|5,24|| align=right|3,856||MBA||17. května 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14074) Riccati||1996 NS|| align=right|13,3|| align=right|3,049|| align=right|0,091|| align=right|9,82|| align=right|5,322||MBA||11. července 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(14075) Kenwill||1996 OJ|| align=right|13,5|| align=right|3,111|| align=right|0,174|| align=right|2,16|| align=right|5,487||MBA||18. července 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14076)||1996 OO1|| align=right|12,6|| align=right|3,043|| align=right|0,094|| align=right|8,11|| align=right|5,309||MBA||20. července 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14077)||1996 PF1|| align=right|13,4|| align=right|3,109|| align=right|0,131|| align=right|4,90|| align=right|5,480||MBA||9. srpna 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(14078)||1997 FQ3|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|2,46|| align=right|3,382||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14079)||1997 FV3|| align=right|14,4|| align=right|2,311|| align=right|0,131|| align=right|7,34|| align=right|3,513||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14080) Heppenheim||1997 GB|| align=right|15,1|| align=right|2,366|| align=right|0,084|| align=right|6,51|| align=right|3,639||MBA||1. dubna 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(14081)||1997 GT18|| align=right|15,0|| align=right|2,217|| align=right|0,142|| align=right|1,85|| align=right|3,301||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14082)||1997 GK21|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,171|| align=right|2,55|| align=right|3,368||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14083)||1997 GH22|| align=right|14,2|| align=right|2,316|| align=right|0,269|| align=right|8,20|| align=right|3,524||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14084)||1997 GX23|| align=right|14,2|| align=right|2,456|| align=right|0,217|| align=right|9,56|| align=right|3,848||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14085)||1997 GA37|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,107|| align=right|5,39|| align=right|3,343||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14086)||1997 GC38|| align=right|15,0|| align=right|2,266|| align=right|0,045|| align=right|5,59|| align=right|3,411||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14087)||1997 HG10|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,087|| align=right|3,79|| align=right|3,574||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14088) Ancus||1997 JB10|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,090|| align=right|2,96|| align=right|3,445||MBA||3. května 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(14089)||1997 JC14|| align=right|14,1|| align=right|2,552|| align=right|0,205|| align=right|10,12|| align=right|4,076||MBA||8. května 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14090)||1997 MS3|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,105|| align=right|5,44|| align=right|4,592||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14091)||1997 MQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,564|| align=right|0,188|| align=right|13,43|| align=right|4,106||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14092) Gaily||1997 MC8|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,035|| align=right|1,32|| align=right|4,446||MBA||29. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14093)||1997 OM|| align=right|14,6|| align=right|2,854|| align=right|0,076|| align=right|2,65|| align=right|4,822||MBA||26. července 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14094) Garneau||1997 OJ1|| align=right|14,3|| align=right|2,916|| align=right|0,048|| align=right|3,14|| align=right|4,979||MBA||28. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14095)||1997 PE2|| align=right|13,2|| align=right|2,615|| align=right|0,307|| align=right|18,54|| align=right|4,228||MBA||7. srpna 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(14096)||1997 PC4|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,231|| align=right|5,34|| align=right|4,211||MBA||4. srpna 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(14097) Capdepera||1997 PU4|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,057|| align=right|4,17|| align=right|4,597||MBA||11. srpna 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(14098) Šimek||1997 QS|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,080|| align=right|2,50|| align=right|5,037||MBA||24. srpna 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(14099)||1997 RQ3|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,184|| align=right|2,44|| align=right|5,658||MBA||5. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14100) Weierstrass||1997 RQ5|| align=right|13,3|| align=right|3,129|| align=right|0,097|| align=right|0,58|| align=right|5,533||MBA||8. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14101)||1997 SD1|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,137|| align=right|11,59|| align=right|4,311||MBA||19. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14102)||1997 SG25|| align=right|14,0|| align=right|2,407|| align=right|0,183|| align=right|3,05|| align=right|3,733||MBA||29. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14103)||1997 TC|| align=right|13,4|| align=right|2,942|| align=right|0,075|| align=right|2,13|| align=right|5,044||MBA||1. října 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(14104)||1997 TV|| align=right|13,5|| align=right|3,163|| align=right|0,062|| align=right|9,06|| align=right|5,624||MBA||2. října 1997||Sormano||V. Giuliani
|-
|(14105)||1997 TS17|| align=right|12,7|| align=right|2,984|| align=right|0,104|| align=right|9,28|| align=right|5,153||MBA||6. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14106)||1997 UO24|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,028|| align=right|1,57|| align=right|4,579||MBA||27. října 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(14107)||1997 VM5|| align=right|13,6|| align=right|3,182|| align=right|0,178|| align=right|0,62|| align=right|5,675||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14108)||1998 OA13|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,174|| align=right|6,26|| align=right|3,419||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14109)||1998 OM14|| align=right|14,0|| align=right|2,658|| align=right|0,231|| align=right|11,51|| align=right|4,333||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14110)||1998 QA23|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,214|| align=right|3,48|| align=right|3,574||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14111) Kimamos||1998 QA24|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,126|| align=right|5,32|| align=right|3,499||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14112)||1998 QZ25|| align=right|14,0|| align=right|2,461|| align=right|0,162|| align=right|2,82|| align=right|3,859||MBA||25. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(14113)||1998 QD32|| align=right|13,0|| align=right|3,079|| align=right|0,267|| align=right|17,60|| align=right|5,402||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14114) Randyray||1998 QE35|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|3,48|| align=right|3,699||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14115) Melaas||1998 QO36|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,191|| align=right|3,61|| align=right|3,828||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14116) Ogea||1998 QC40|| align=right|14,2|| align=right|2,476|| align=right|0,179|| align=right|1,64|| align=right|3,895||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14117)||1998 QD42|| align=right|14,8|| align=right|2,195|| align=right|0,085|| align=right|4,74|| align=right|3,251||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14118)||1998 QF45|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,165|| align=right|12,87|| align=right|4,264||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14119) Johnprince||1998 QU46|| align=right|14,3|| align=right|2,381|| align=right|0,127|| align=right|5,86|| align=right|3,674||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14120) Espenak||1998 QJ54|| align=right|13,6|| align=right|2,384|| align=right|0,090|| align=right|6,00|| align=right|3,681||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14121) Stüwe||1998 QM54|| align=right|14,0|| align=right|2,230|| align=right|0,174|| align=right|3,99|| align=right|3,330||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14122) Josties||1998 QA55|| align=right|14,9|| align=right|2,246|| align=right|0,225|| align=right|5,65|| align=right|3,366||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14123)||1998 QA56|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,192|| align=right|5,29|| align=right|3,453||MBA||29. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(14124) Kamil||1998 QN60|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,166|| align=right|12,47|| align=right|4,071||MBA||28. srpna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(14125)||1998 QT62|| align=right|13,4|| align=right|2,750|| align=right|0,266|| align=right|9,57|| align=right|4,559||MBA||27. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14126)||1998 QZ90|| align=right|13,6|| align=right|2,574|| align=right|0,157|| align=right|14,10|| align=right|4,128||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14127)||1998 QA91|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,200|| align=right|13,80|| align=right|4,201||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14128)||1998 QX92|| align=right|13,0|| align=right|2,773|| align=right|0,149|| align=right|9,00|| align=right|4,618||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14129) Dibucci||1998 QO95|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|6,96|| align=right|3,635||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14130)||1998 QQ103|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,116|| align=right|4,48|| align=right|3,441||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14131)||1998 QN105|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,154|| align=right|5,01|| align=right|3,524||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14132)||1998 QB106|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,199|| align=right|3,98|| align=right|3,436||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14133)||1998 RJ17|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,232|| align=right|10,56|| align=right|3,776||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14134) Penkala||1998 RP42|| align=right|14,2|| align=right|2,551|| align=right|0,122|| align=right|4,48|| align=right|4,073||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14135) Cynthialang||1998 RZ62|| align=right|14,7|| align=right|2,452|| align=right|0,199|| align=right|3,21|| align=right|3,839||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14136)||1998 RM67|| align=right|13,9|| align=right|2,292|| align=right|0,171|| align=right|3,27|| align=right|3,469||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14137)||1998 RB71|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,218|| align=right|8,92|| align=right|4,682||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14138)||1998 RL71|| align=right|14,7|| align=right|2,396|| align=right|0,205|| align=right|3,12|| align=right|3,708||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14139)||1998 RX72|| align=right|13,4|| align=right|3,062|| align=right|0,247|| align=right|8,64|| align=right|5,359||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14140)||1998 RS73|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,232|| align=right|2,58|| align=right|4,184||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14141) Demeautis||1998 SR1|| align=right|14,6|| align=right|2,320|| align=right|0,197|| align=right|4,56|| align=right|3,533||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14142)||1998 SG10|| align=right|13,7|| align=right|2,318|| align=right|0,141|| align=right|6,63|| align=right|3,529||MBA||17. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14143) Hadfield||1998 SQ18|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,137|| align=right|5,96|| align=right|3,670||MBA||18. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14144)||1998 SQ22|| align=right|14,4|| align=right|2,803|| align=right|0,239|| align=right|8,01|| align=right|4,693||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(14145) Sciam||1998 SE24|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,207|| align=right|4,23|| align=right|3,737||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14146) Hughmaclean||1998 SP42|| align=right|14,8|| align=right|2,316|| align=right|0,122|| align=right|2,10|| align=right|3,524||MBA||28. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14147) Wenlingshuguang||1998 SG43|| align=right|13,7|| align=right|2,326|| align=right|0,030|| align=right|3,61|| align=right|3,546||MBA||23. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14148) Jimchamberlin||1998 SO45|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,124|| align=right|1,25|| align=right|3,591||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14149) Yakowitz||1998 SF61|| align=right|14,0|| align=right|2,335|| align=right|0,075|| align=right|6,36|| align=right|3,567||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14150)||1998 SQ65|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|3,51|| align=right|3,787||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14151)||1998 SJ73|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,188|| align=right|3,42|| align=right|3,864||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14152)||1998 SV73|| align=right|14,9|| align=right|2,301|| align=right|0,160|| align=right|7,11|| align=right|3,490||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14153) Dianecaplain||1998 SA80|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,060|| align=right|3,76|| align=right|3,637||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14154) Negrelli||1998 SZ106|| align=right|14,1|| align=right|2,709|| align=right|0,062|| align=right|2,76|| align=right|4,458||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14155) Cibronen||1998 SK122|| align=right|14,4|| align=right|2,267|| align=right|0,096|| align=right|3,34|| align=right|3,412||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14156)||1998 SV131|| align=right|14,0|| align=right|2,596|| align=right|0,064|| align=right|12,96|| align=right|4,183||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14157) Pamelasobey||1998 SA133|| align=right|14,2|| align=right|2,263|| align=right|0,145|| align=right|8,89|| align=right|3,404||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14158) Alananderson||1998 SZ133|| align=right|14,3|| align=right|2,449|| align=right|0,099|| align=right|5,68|| align=right|3,832||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14159)||1998 SV141|| align=right|15,2|| align=right|2,171|| align=right|0,079|| align=right|4,68|| align=right|3,199||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14160)||1998 SB144|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,172|| align=right|1,50|| align=right|4,070||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14161)||1998 SO145|| align=right|14,3|| align=right|2,393|| align=right|0,136|| align=right|1,85|| align=right|3,702||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14162)||1998 TV1|| align=right|13,3|| align=right|2,394|| align=right|0,251|| align=right|13,65|| align=right|3,703||MBA||14. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14163) Johnchapman||1998 TY20|| align=right|14,3|| align=right|2,882|| align=right|0,071|| align=right|0,80|| align=right|4,893||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14164) Hennigar||1998 TH29|| align=right|13,8|| align=right|2,942|| align=right|0,051|| align=right|1,52|| align=right|5,045||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14165)||1998 UZ|| align=right|13,3|| align=right|2,621|| align=right|0,201|| align=right|12,09|| align=right|4,243||MBA||19. října 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(14166)||1998 UZ6|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,101|| align=right|12,84|| align=right|4,405||MBA||21. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14167)||1998 UL8|| align=right|13,2|| align=right|3,105|| align=right|0,146|| align=right|2,56|| align=right|5,470||MBA||24. října 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14168)||1998 UR15|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,153|| align=right|0,68|| align=right|5,652||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14169)||1998 UZ24|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,169|| align=right|6,25|| align=right|4,570||MBA||25. října 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14170)||1998 VF6|| align=right|13,2|| align=right|3,155|| align=right|0,101|| align=right|4,42|| align=right|5,604||MBA||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14171)||1998 VO6|| align=right|13,5|| align=right|2,758|| align=right|0,091|| align=right|6,11|| align=right|4,579||MBA||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14172) Amanolivere||1998 VN8|| align=right|14,4|| align=right|2,442|| align=right|0,165|| align=right|2,77|| align=right|3,816||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14173)||1998 VL9|| align=right|14,0|| align=right|2,396|| align=right|0,076|| align=right|5,37|| align=right|3,709||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14174) Deborahsmall||1998 VO13|| align=right|14,3|| align=right|2,856|| align=right|0,181|| align=right|1,96|| align=right|4,825||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14175)||1998 VO18|| align=right|13,0|| align=right|3,163|| align=right|0,093|| align=right|5,55|| align=right|5,625||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14176)||1998 VB28|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,157|| align=right|4,44|| align=right|5,603||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14177)||1998 VU29|| align=right|13,0|| align=right|2,806|| align=right|0,147|| align=right|9,12|| align=right|4,701||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14178)||1998 VK30|| align=right|13,6|| align=right|2,861|| align=right|0,085|| align=right|3,09|| align=right|4,838||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14179) Skinner||1998 VM32|| align=right|13,4|| align=right|2,289|| align=right|0,213|| align=right|8,29|| align=right|3,462||MBA||15. listopadu 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(14180)||1998 WY5|| align=right|13,7|| align=right|3,153|| align=right|0,113|| align=right|2,69|| align=right|5,597||MBA||20. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14181) Koromházi||1998 WX6|| align=right|13,6|| align=right|2,714|| align=right|0,160|| align=right|8,91|| align=right|4,469||MBA||20. listopadu 1998||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(14182) Alley||1998 WG12|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,144|| align=right|5,95|| align=right|3,540||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14183)||1998 WA18|| align=right|12,9|| align=right|3,111|| align=right|0,067|| align=right|4,91|| align=right|5,487||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14184)||1998 WA32|| align=right|13,0|| align=right|2,915|| align=right|0,040|| align=right|1,27|| align=right|4,977||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14185) Van Ness||1998 WK32|| align=right|13,4|| align=right|2,566|| align=right|0,196|| align=right|7,22|| align=right|4,110||MBA||21. listopadu 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14186) Virgiliofos||1998 XP2|| align=right|12,9|| align=right|3,167|| align=right|0,093|| align=right|1,79|| align=right|5,636||MBA||7. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(14187)||1998 XS9|| align=right|13,8|| align=right|2,265|| align=right|0,157|| align=right|2,51|| align=right|3,408||MBA||14. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14188)||1998 XP11|| align=right|13,4|| align=right|2,977|| align=right|0,051|| align=right|8,78|| align=right|5,137||MBA||13. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14189) Sèvre||1998 XB14|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,196|| align=right|3,15|| align=right|4,505||MBA||15. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14190) Soldán||1998 XS15|| align=right|13,2|| align=right|3,028|| align=right|0,086|| align=right|4,60|| align=right|5,268||MBA||15. prosince 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14191)||1998 XR28|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,125|| align=right|5,67|| align=right|3,472||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14192)||1998 XA33|| align=right|12,8|| align=right|2,990|| align=right|0,111|| align=right|9,75|| align=right|5,169||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14193)||1998 XZ40|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,210|| align=right|8,15|| align=right|5,551||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14194)||1998 XU50|| align=right|12,5|| align=right|2,916|| align=right|0,225|| align=right|7,19|| align=right|4,978||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14195)||1998 XD51|| align=right|11,9|| align=right|3,967|| align=right|0,132|| align=right|7,77|| align=right|7,899||HLD||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14196)||1998 XH59|| align=right|13,4|| align=right|2,266|| align=right|0,219|| align=right|7,29|| align=right|3,410||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14197)||1998 XK72|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,140|| align=right|1,30|| align=right|5,309||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14198)||1998 XZ73|| align=right|12,7|| align=right|2,729|| align=right|0,139|| align=right|6,68|| align=right|4,507||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14199)||1998 XV77|| align=right|13,1|| align=right|2,425|| align=right|0,209|| align=right|13,19|| align=right|3,776||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14200)||1998 XY77|| align=right|13,2|| align=right|2,454|| align=right|0,077|| align=right|6,58|| align=right|3,845||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14201)||1998 XR92|| align=right|12,7|| align=right|2,637|| align=right|0,157|| align=right|12,16|| align=right|4,281||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14202)||1998 YF3|| align=right|13,4|| align=right|2,581|| align=right|0,217|| align=right|6,33|| align=right|4,146||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14203) Hocking||1998 YT20|| align=right|12,8|| align=right|3,066|| align=right|0,114|| align=right|9,47|| align=right|5,368||MBA||25. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14204)||1999 AM20|| align=right|12,6|| align=right|2,992|| align=right|0,086|| align=right|11,32|| align=right|5,175||MBA||12. ledna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14205)||1999 BC4|| align=right|12,6|| align=right|3,071|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|5,380||MBA||18. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(14206) Sehnal||1999 CL10|| align=right|12,6|| align=right|3,213|| align=right|0,187|| align=right|8,42|| align=right|5,758||MBA||15. února 1999||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14207)||1999 CS18|| align=right|12,3|| align=right|2,998|| align=right|0,041|| align=right|10,96|| align=right|5,189||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14208)||1999 CR64|| align=right|12,8|| align=right|2,590|| align=right|0,166|| align=right|12,78|| align=right|4,168||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14209)||1999 CV81|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,118|| align=right|2,94|| align=right|3,245||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14210)||1999 CO99|| align=right|13,2|| align=right|2,700|| align=right|0,150|| align=right|12,83|| align=right|4,436||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14211)||1999 NT1|| align=right|13,7|| align=right|2,306|| align=right|0,319|| align=right|21,37|| align=right|3,502||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14212)||1999 NW39|| align=right|14,2|| align=right|2,568|| align=right|0,177|| align=right|13,98|| align=right|4,114||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14213)||1999 NX54|| align=right|12,9|| align=right|2,715|| align=right|0,029|| align=right|25,12|| align=right|4,474||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14214) Hirsch||1999 RP86|| align=right|14,6|| align=right|2,517|| align=right|0,198|| align=right|3,19|| align=right|3,992||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14215)||1999 TV6|| align=right|13,9|| align=right|2,370|| align=right|0,147|| align=right|3,58|| align=right|3,647||MBA||6. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(14216)||1999 VW1|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,123|| align=right|9,25|| align=right|4,126||MBA||4. listopadu 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(14217) Oaxaca||1999 VV19|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,189|| align=right|3,70|| align=right|3,753||MBA||10. listopadu 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(14218)||1999 VS30|| align=right|13,8|| align=right|2,392|| align=right|0,118|| align=right|5,15|| align=right|3,698||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14219)||1999 VY77|| align=right|13,9|| align=right|2,519|| align=right|0,059|| align=right|6,20|| align=right|3,997||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14220)||1999 VE115|| align=right|12,5|| align=right|2,666|| align=right|0,167|| align=right|10,86|| align=right|4,353||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(14221)||1999 WL|| align=right|14,2|| align=right|2,253|| align=right|0,099|| align=right|6,08|| align=right|3,381||MBA||16. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14222)||1999 WS1|| align=right|13,6|| align=right|3,105|| align=right|0,543|| align=right|17,16|| align=right|5,470||MBA||25. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14223) Dolby||1999 XW1|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,300|| align=right|3,84|| align=right|3,657||MBA||3. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(14224) Gaede||1999 XU33|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,199|| align=right|0,80|| align=right|4,339||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14225) Alisahamilton||1999 XZ49|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,227|| align=right|3,30|| align=right|3,606||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14226) Hamura||1999 XR50|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,038|| align=right|2,92|| align=right|4,460||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14227)||1999 XW85|| align=right|12,2|| align=right|3,106|| align=right|0,120|| align=right|2,25|| align=right|5,473||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14228)||1999 XQ88|| align=right|13,7|| align=right|2,737|| align=right|0,072|| align=right|4,25|| align=right|4,526||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14229)||1999 XV94|| align=right|13,5|| align=right|2,306|| align=right|0,177|| align=right|4,28|| align=right|3,501||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14230) Mariahines||1999 XF100|| align=right|14,3|| align=right|2,203|| align=right|0,089|| align=right|3,54|| align=right|3,269||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14231)||1999 XD102|| align=right|13,2|| align=right|3,203|| align=right|0,064|| align=right|7,97|| align=right|5,731||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14232)||1999 XJ120|| align=right|12,9|| align=right|2,579|| align=right|0,116|| align=right|11,21|| align=right|4,141||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(14233)||1999 XM169|| align=right|13,1|| align=right|2,584|| align=right|0,114|| align=right|13,71|| align=right|4,154||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14234) Davidhoover||1999 XZ182|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,182|| align=right|7,55|| align=right|3,406||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14235)||1999 XA187|| align=right|11,4|| align=right|5,106|| align=right|0,084|| align=right|8,69|| align=right|11,54||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14236)||1999 XZ200|| align=right|13,4|| align=right|2,694|| align=right|0,150|| align=right|10,79|| align=right|4,422||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14237)||1999 YU9|| align=right|12,6|| align=right|3,088|| align=right|0,054|| align=right|14,89|| align=right|5,426||MBA||31. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14238) d'Artagnan||1999 YX13|| align=right|13,1|| align=right|2,560|| align=right|0,236|| align=right|5,31|| align=right|4,096||MBA||31. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(14239)||2000 AL2|| align=right|13,0|| align=right|2,929|| align=right|0,122|| align=right|6,17|| align=right|5,012||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14240)||2000 AP2|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,119|| align=right|7,42|| align=right|3,581||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14241)||2000 AO5|| align=right|12,5|| align=right|3,124|| align=right|0,191|| align=right|2,40|| align=right|5,522||MBA||5. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14242)||2000 AE25|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,192|| align=right|0,27|| align=right|5,735||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14243)||2000 AH29|| align=right|14,0|| align=right|2,927|| align=right|0,040|| align=right|1,07|| align=right|5,006||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14244) Labnow||2000 AT29|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,058|| align=right|4,48|| align=right|4,374||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14245)||2000 AS31|| align=right|13,6|| align=right|2,415|| align=right|0,256|| align=right|6,96|| align=right|3,752||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14246)||2000 AN50|| align=right|13,0|| align=right|2,879|| align=right|0,032|| align=right|1,13|| align=right|4,885||MBA||6. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14247)||2000 AV55|| align=right|13,8|| align=right|2,398|| align=right|0,207|| align=right|3,27|| align=right|3,713||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14248)||2000 AF56|| align=right|13,1|| align=right|3,153|| align=right|0,188|| align=right|1,41|| align=right|5,598||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14249)||2000 AW57|| align=right|12,8|| align=right|3,157|| align=right|0,043|| align=right|10,02|| align=right|5,608||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14250) Kathleenmartin||2000 AJ63|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,175|| align=right|5,34|| align=right|3,421||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14251)||2000 AX63|| align=right|12,6|| align=right|2,991|| align=right|0,094|| align=right|9,07|| align=right|5,173||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14252) Audreymeyer||2000 AD64|| align=right|14,9|| align=right|2,263|| align=right|0,118|| align=right|2,13|| align=right|3,404||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14253)||2000 AL64|| align=right|13,8|| align=right|2,709|| align=right|0,094|| align=right|3,54|| align=right|4,458||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14254)||2000 AT64|| align=right|12,5|| align=right|3,174|| align=right|0,085|| align=right|9,92|| align=right|5,653||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14255)||2000 AS70|| align=right|13,0|| align=right|2,802|| align=right|0,219|| align=right|8,75|| align=right|4,690||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14256)||2000 AA96|| align=right|13,1|| align=right|2,924|| align=right|0,090|| align=right|1,57|| align=right|4,999||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14257)||2000 AR97|| align=right|12,6|| align=right|2,226|| align=right|0,140|| align=right|5,18|| align=right|3,321||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14258) Katrinaminck||2000 AM116|| align=right|14,4|| align=right|2,318|| align=right|0,036|| align=right|4,47|| align=right|3,529||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14259)||2000 AQ117|| align=right|12,8|| align=right|3,240|| align=right|0,129|| align=right|10,68|| align=right|5,832||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14260)||2000 AF119|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,094|| align=right|11,49|| align=right|5,354||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14261)||2000 AB121|| align=right|12,8|| align=right|2,998|| align=right|0,096|| align=right|9,70|| align=right|5,189||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14262) Kratzer||2000 AC125|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,141|| align=right|5,90|| align=right|3,619||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14263)||2000 AA127|| align=right|12,8|| align=right|2,935|| align=right|0,110|| align=right|1,40|| align=right|5,027||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14264)||2000 AH142|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,063|| align=right|9,16|| align=right|5,668||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14265)||2000 AV142|| align=right|13,1|| align=right|3,084|| align=right|0,092|| align=right|4,96|| align=right|5,416||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14266)||2000 AG143|| align=right|13,3|| align=right|2,551|| align=right|0,186|| align=right|8,30|| align=right|4,074||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14267) Zook||2000 AJ153|| align=right|14,3|| align=right|2,339|| align=right|0,246|| align=right|3,73|| align=right|3,577||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14268)||2000 AK156|| align=right|10,4|| align=right|5,289|| align=right|0,091|| align=right|14,95|| align=right|12,17||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14269)||2000 AH182|| align=right|12,9|| align=right|2,798|| align=right|0,158|| align=right|9,60|| align=right|4,679||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14270)||2000 AB189|| align=right|13,9|| align=right|2,666|| align=right|0,005|| align=right|13,14|| align=right|4,352||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14271)||2000 AN233|| align=right|13,1|| align=right|2,936|| align=right|0,121|| align=right|2,93|| align=right|5,029||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14272)||2000 AZ234|| align=right|13,2|| align=right|3,382|| align=right|0,033|| align=right|5,21|| align=right|6,218||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14273)||2000 BY14|| align=right|13,7|| align=right|2,551|| align=right|0,164|| align=right|9,79|| align=right|4,073||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14274) Landstreet||2000 BL21|| align=right|12,4|| align=right|3,178|| align=right|0,137|| align=right|16,66|| align=right|5,664||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14275) Dianemurray||2000 BR26|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,095|| align=right|2,91|| align=right|3,504||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14276)||2000 CF2|| align=right|12,9|| align=right|2,251|| align=right|0,179|| align=right|6,46|| align=right|3,376||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14277) Parsa||2000 CS13|| align=right|14,3|| align=right|2,803|| align=right|0,052|| align=right|3,89|| align=right|4,692||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14278) Perrenot||2000 CV29|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,175|| align=right|2,22|| align=right|3,561||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14279)||2000 CD65|| align=right|13,2|| align=right|3,090|| align=right|0,186|| align=right|1,47|| align=right|5,431||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14280)||2000 CN72|| align=right|13,2|| align=right|2,863|| align=right|0,007|| align=right|3,09|| align=right|4,842||MBA||6. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14281)||2000 CR92|| align=right|13,5|| align=right|2,853|| align=right|0,084|| align=right|2,88|| align=right|4,817||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14282)||2097 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,042|| align=right|0,052|| align=right|7,70|| align=right|5,304||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14283)||2206 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,124|| align=right|5,29|| align=right|4,188||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14284)||2530 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,287|| align=right|0,132|| align=right|4,69|| align=right|3,459||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14285)||2566 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,185|| align=right|1,96|| align=right|3,812||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14286)||2577 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,129|| align=right|0,55|| align=right|3,773||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14287)||2777 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|2,93|| align=right|3,734||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14288)||2796 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,619|| align=right|0,225|| align=right|3,28|| align=right|4,238||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14289)||4648 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,175|| align=right|0,96|| align=right|3,757||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14290)||9072 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,791|| align=right|0,059|| align=right|6,00|| align=right|4,663||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14291)||1104 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,355|| align=right|0,129|| align=right|11,69|| align=right|3,614||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14292)||1148 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,192|| align=right|0,097|| align=right|2,31|| align=right|3,245||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14293)||2307 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,108|| align=right|6,57|| align=right|4,162||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14294)||3306 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,387|| align=right|0,210|| align=right|2,47|| align=right|3,687||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14295)||4161 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,588|| align=right|0,142|| align=right|14,80|| align=right|4,164||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14296)||4298 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,163|| align=right|3,23|| align=right|3,662||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14297)||2124 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,164|| align=right|1,62|| align=right|3,607||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14298)||2144 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,131|| align=right|4,46|| align=right|4,037||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14299)||3162 T-2|| align=right|12,8|| align=right|2,569|| align=right|0,184|| align=right|13,85|| align=right|4,117||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14300)||3336 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,208|| align=right|4,90|| align=right|3,595||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14301)||5205 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,360|| align=right|0,035|| align=right|5,80|| align=right|3,624||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14302)||5482 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,201|| align=right|6,96|| align=right|3,497||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14303)||1144 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,978|| align=right|0,056|| align=right|8,66|| align=right|5,139||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14304)||3417 T-3|| align=right|13,5|| align=right|2,568|| align=right|0,122|| align=right|16,33|| align=right|4,114||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14305)||3437 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,547|| align=right|0,144|| align=right|2,63|| align=right|4,063||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14306)||4327 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,575|| align=right|0,111|| align=right|9,29|| align=right|4,131||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14307)||4336 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,048|| align=right|7,70|| align=right|3,482||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14308)||5193 T-3|| align=right|12,7|| align=right|3,001|| align=right|0,203|| align=right|12,54|| align=right|5,198||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14309) Defoy||A908 SA|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,452|| align=right|6,48|| align=right|4,190||MBA||22. září 1908||Vídeň||J. Palisa
|-
|(14310)||1966 PP|| align=right|13,3|| align=right|2,708|| align=right|0,164|| align=right|2,63|| align=right|4,456||MBA||7. srpna 1966||Bloemfontain||Boyden Observatory
|-
|(14311)||1971 UK1|| align=right|14,9|| align=right|2,466|| align=right|0,224|| align=right|7,75|| align=right|3,872||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(14312) Polytech||1976 UN2|| align=right|14,9|| align=right|2,133|| align=right|0,137|| align=right|1,91|| align=right|3,115||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(14313) Dodaira||1976 UZ7|| align=right|13,1|| align=right|2,999|| align=right|0,107|| align=right|10,51|| align=right|5,192||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14314) Tokigawa||1977 DQ3|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,157|| align=right|2,16|| align=right|5,604||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14315) Ogawamachi||1977 EL5|| align=right|12,5|| align=right|3,156|| align=right|0,111|| align=right|21,19|| align=right|5,605||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14316) Higashichichibu||1977 ES7|| align=right|12,4|| align=right|3,204|| align=right|0,077|| align=right|15,30|| align=right|5,735||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14317) Antonov||1978 PC3|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,171|| align=right|6,30|| align=right|3,831||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14318)||1978 SD3|| align=right|14,1|| align=right|2,192|| align=right|0,212|| align=right|4,52|| align=right|3,246||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(14319)||1978 US5|| align=right|13,6|| align=right|2,798|| align=right|0,287|| align=right|16,69|| align=right|4,680||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(14320)||1978 UV7|| align=right|13,5|| align=right|2,809|| align=right|0,101|| align=right|4,78|| align=right|4,706||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(14321)||1978 VT9|| align=right|15,2|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|3,85|| align=right|3,329||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14322) Shakura||1978 YM|| align=right|13,8|| align=right|2,234|| align=right|0,138|| align=right|7,84|| align=right|3,339||MBA||22. prosince 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14323)||1979 MV1|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,080|| align=right|6,76|| align=right|3,570||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14324)||1979 MK6|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,090|| align=right|2,70|| align=right|4,423||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14325)||1979 MM6|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,109|| align=right|4,26|| align=right|5,527||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14326)||1980 BA|| align=right|14,1|| align=right|2,473|| align=right|0,169|| align=right|6,86|| align=right|3,888||MBA||21. ledna 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(14327) Lemke||1980 FE2|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,168|| align=right|8,68|| align=right|5,184||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(14328)||1980 VH|| align=right|13,4|| align=right|2,784|| align=right|0,246|| align=right|7,87|| align=right|4,646||MBA||8. listopadu 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14329)||1981 EY10|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,109|| align=right|3,10|| align=right|3,761||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14330)||1981 EG21|| align=right|13,4|| align=right|3,392|| align=right|0,089|| align=right|5,99|| align=right|6,246||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14331)||1981 EC26|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,139|| align=right|1,26|| align=right|3,776||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14332)||1981 EX26|| align=right|14,1|| align=right|2,426|| align=right|0,249|| align=right|2,99|| align=right|3,777||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14333)||1981 ED34|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,199|| align=right|2,17|| align=right|3,816||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14334)||1981 EE38|| align=right|14,5|| align=right|2,817|| align=right|0,123|| align=right|2,14|| align=right|4,726||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14335) Alexosipov||1981 RR3|| align=right|13,9|| align=right|2,235|| align=right|0,212|| align=right|5,91|| align=right|3,340||MBA||3. září 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14336)||1981 UU29|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,194|| align=right|1,30|| align=right|3,381||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(14337)||1981 WJ9|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,184|| align=right|5,27|| align=right|4,230||MBA||16. listopadu 1981||Bickley||Perth Observatory
|-
|(14338) Shibakoukan||1982 VP3|| align=right|12,2|| align=right|2,944|| align=right|0,057|| align=right|13,59|| align=right|5,050||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14339)||1983 GU|| align=right|11,8|| align=right|2,601|| align=right|0,176|| align=right|14,42|| align=right|4,194||MBA||10. dubna 1983||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(14340)||1983 RQ3|| align=right|13,8|| align=right|2,360|| align=right|0,243|| align=right|4,65|| align=right|3,625||MBA||2. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14341)||1983 RV3|| align=right|13,4|| align=right|2,731|| align=right|0,167|| align=right|5,43|| align=right|4,513||MBA||4. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14342) Iglika||1984 SL|| align=right|12,0|| align=right|2,733|| align=right|0,307|| align=right|9,71|| align=right|4,518||MBA||23. září 1984||Smolyan||V. Ivanova; V. Škodrov
|-
|(14343)||1984 SM5|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,138|| align=right|6,80|| align=right|3,362||MBA||18. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14344)||1985 CP2|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|1,80|| align=right|3,695||MBA||15. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14345)||1985 PO|| align=right|13,5|| align=right|2,543|| align=right|0,144|| align=right|3,42|| align=right|4,056||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14346) Zhilyaev||1985 QG5|| align=right|12,8|| align=right|3,170|| align=right|0,156|| align=right|1,67|| align=right|5,643||MBA||23. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14347)||1985 RL4|| align=right|14,5|| align=right|2,167|| align=right|0,158|| align=right|3,40|| align=right|3,190||MBA||11. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14348)||1985 UO3|| align=right|12,8|| align=right|2,613|| align=right|0,045|| align=right|22,67|| align=right|4,223||MBA||20. října 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(14349) Nikitamikhalkov||1985 UQ4|| align=right|13,0|| align=right|3,264|| align=right|0,124|| align=right|2,71|| align=right|5,896||MBA||22. října 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(14350)||1985 VA1|| align=right|12,4|| align=right|3,151|| align=right|0,081|| align=right|18,92|| align=right|5,593||MBA||1. listopadu 1985||La Silla||R. M. West
|-
|(14351)||1986 RF3|| align=right|14,3|| align=right|2,410|| align=right|0,200|| align=right|2,46|| align=right|3,741||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14352)||1987 DK6|| align=right|14,1|| align=right|2,166|| align=right|0,182|| align=right|2,49|| align=right|3,187||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14353)||1987 DN6|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,170|| align=right|2,42|| align=right|4,258||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14354) Kolesnikov||1987 QX7|| align=right|13,3|| align=right|2,854|| align=right|0,237|| align=right|5,72|| align=right|4,821||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14355)||1987 SL5|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,204|| align=right|4,49|| align=right|3,667||MBA||30. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(14356)||1987 SF6|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,231|| align=right|5,74|| align=right|3,814||MBA||21. září 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(14357)||1987 UR|| align=right|13,1|| align=right|3,027|| align=right|0,266|| align=right|5,99|| align=right|5,265||MBA||22. října 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(14358)||1988 BY3|| align=right|13,9|| align=right|2,516|| align=right|0,111|| align=right|7,00|| align=right|3,990||MBA||19. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14359)||1988 CU1|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,121|| align=right|1,66|| align=right|3,812||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14360) Ipatov||1988 CV4|| align=right|12,9|| align=right|3,182|| align=right|0,169|| align=right|18,24|| align=right|5,674||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14361) Boscovich||1988 DE|| align=right|13,1|| align=right|2,581|| align=right|0,099|| align=right|13,28|| align=right|4,146||MBA||17. února 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(14362)||1988 MH|| align=right|12,4|| align=right|2,596|| align=right|0,193|| align=right|13,00|| align=right|4,182||MBA||16. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14363)||1988 RB2|| align=right|14,7|| align=right|2,299|| align=right|0,205|| align=right|2,73|| align=right|3,486||MBA||8. září 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(14364)||1988 RM2|| align=right|14,2|| align=right|2,270|| align=right|0,189|| align=right|5,12|| align=right|3,419||MBA||8. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(14365) Jeanpaul||1988 RZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,231|| align=right|4,98|| align=right|4,382||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14366) Wilhelmraabe||1988 RX3|| align=right|14,2|| align=right|2,789|| align=right|0,072|| align=right|4,61|| align=right|4,656||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14367) Hippokrates||1988 RY3|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,200|| align=right|1,38|| align=right|5,573||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14368)||1988 TK|| align=right|13,2|| align=right|2,754|| align=right|0,198|| align=right|9,57|| align=right|4,570||MBA||3. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14369)||1988 UV|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,098|| align=right|7,47|| align=right|3,377||MBA||18. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14370)||1988 VR2|| align=right|13,3|| align=right|2,935|| align=right|0,275|| align=right|13,26|| align=right|5,028||MBA||12. listopadu 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14371)||1988 XX2|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,176|| align=right|2,23|| align=right|3,466||MBA||12. prosince 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(14372) Paulgerhardt||1989 AD6|| align=right|13,2|| align=right|3,002|| align=right|0,088|| align=right|9,80|| align=right|5,201||MBA||9. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14373)||1989 LT|| align=right|13,9|| align=right|2,413|| align=right|0,143|| align=right|1,70|| align=right|3,747||MBA||3. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14374)||1989 SA|| align=right|13,2|| align=right|2,589|| align=right|0,190|| align=right|13,93|| align=right|4,164||MBA||21. září 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14375)||1989 SU|| align=right|13,5|| align=right|2,534|| align=right|0,237|| align=right|4,10|| align=right|4,032||MBA||29. září 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14376)||1989 ST10|| align=right|12,7|| align=right|2,554|| align=right|0,203|| align=right|9,15|| align=right|4,081||MBA||28. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14377)||1989 TX2|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,079|| align=right|15,14|| align=right|4,197||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14378)||1989 TA16|| align=right|13,7|| align=right|2,589|| align=right|0,162|| align=right|2,30|| align=right|4,164||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14379)||1989 UM4|| align=right|12,2|| align=right|2,671|| align=right|0,166|| align=right|12,95|| align=right|4,364||MBA||22. října 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(14380)||1989 UC6|| align=right|12,5|| align=right|2,640|| align=right|0,240|| align=right|28,51|| align=right|4,289||MBA||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(14381)||1990 CE|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,096|| align=right|5,39|| align=right|3,441||MBA||1. února 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(14382) Woszczyk||1990 ES6|| align=right|12,7|| align=right|2,904|| align=right|0,055|| align=right|1,44|| align=right|4,949||MBA||2. března 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14383)||1990 OY3|| align=right|13,8|| align=right|2,372|| align=right|0,135|| align=right|5,98|| align=right|3,653||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14384)||1990 OH4|| align=right|12,9|| align=right|3,116|| align=right|0,124|| align=right|7,10|| align=right|5,499||MBA||24. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14385)||1990 QG1|| align=right|13,8|| align=right|2,361|| align=right|0,137|| align=right|6,60|| align=right|3,626||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14386)||1990 QN2|| align=right|14,1|| align=right|2,358|| align=right|0,138|| align=right|7,10|| align=right|3,619||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14387)||1990 QE5|| align=right|14,5|| align=right|2,364|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,635||MBA||25. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14388)||1990 QO5|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,124|| align=right|1,71|| align=right|3,567||MBA||29. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14389)||1990 QR5|| align=right|13,1|| align=right|3,194|| align=right|0,173|| align=right|2,61|| align=right|5,706||MBA||26. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14390)||1990 QP10|| align=right|12,1|| align=right|3,243|| align=right|0,113|| align=right|6,60|| align=right|5,840||MBA||26. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14391)||1990 RE2|| align=right|14,1|| align=right|2,458|| align=right|0,199|| align=right|3,55|| align=right|3,853||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14392)||1990 RS6|| align=right|14,3|| align=right|2,383|| align=right|0,070|| align=right|6,21|| align=right|3,679||MBA||11. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14393)||1990 SX6|| align=right|14,8|| align=right|2,526|| align=right|0,134|| align=right|4,54|| align=right|4,015||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14394)||1990 SP15|| align=right|11,6|| align=right|3,228|| align=right|0,076|| align=right|15,66|| align=right|5,798||MBA||18. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14395) Tommorgan||1990 TN3|| align=right|14,9|| align=right|1,963|| align=right|0,094|| align=right|20,90|| align=right|2,751||MBA||15. října 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14396)||1990 UX4|| align=right|13,5|| align=right|2,725|| align=right|0,045|| align=right|8,26|| align=right|4,498||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14397)||1990 VS4|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,192|| align=right|11,94|| align=right|4,118||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14398)||1990 VT6|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,123|| align=right|3,60|| align=right|4,321||MBA||14. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14399)||1990 WN4|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,099|| align=right|16,37|| align=right|4,299||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14400) Baudot||1990 WO4|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,238|| align=right|4,63|| align=right|4,398||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14401)||1990 XV|| align=right|13,3|| align=right|2,623|| align=right|0,189|| align=right|11,79|| align=right|4,248||MBA||15. prosince 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14402)||1991 DB|| align=right|18,4|| align=right|1,717|| align=right|0,403|| align=right|11,43|| align=right|2,249||AMR||18. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14403)||1991 GM8|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,040|| align=right|2,87|| align=right|4,614||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14404)||1991 NQ6|| align=right|14,8|| align=right|2,269|| align=right|0,168|| align=right|4,63|| align=right|3,417||MBA||11. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14405)||1991 PE8|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,198|| align=right|2,19|| align=right|3,696||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14406)||1991 PP8|| align=right|13,3|| align=right|3,129|| align=right|0,164|| align=right|2,43|| align=right|5,534||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14407)||1991 PQ8|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,097|| align=right|1,95|| align=right|5,220||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14408)||1991 PC16|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,207|| align=right|0,49|| align=right|5,587||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14409)||1991 RM1|| align=right|11,6|| align=right|3,194|| align=right|0,218|| align=right|27,92|| align=right|5,706||MBA||5. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14410)||1991 RR1|| align=right|12,1|| align=right|3,060|| align=right|0,136|| align=right|9,47|| align=right|5,353||MBA||7. září 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14411)||1991 RE2|| align=right|14,2|| align=right|2,275|| align=right|0,146|| align=right|4,62|| align=right|3,432||MBA||6. září 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(14412) Wolflojewski||1991 RU2|| align=right|14,5|| align=right|2,278|| align=right|0,093|| align=right|4,48|| align=right|3,438||MBA||9. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(14413) Geiger||1991 RT3|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,149|| align=right|5,02|| align=right|3,461||MBA||5. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(14414)||1991 RF6|| align=right|14,6|| align=right|2,242|| align=right|0,210|| align=right|2,96|| align=right|3,357||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14415)||1991 RQ7|| align=right|12,9|| align=right|2,991|| align=right|0,276|| align=right|9,66|| align=right|5,171||MBA||13. září 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14416)||1991 RU7|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,212|| align=right|6,75|| align=right|3,506||MBA||8. září 1991||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(14417)||1991 RN13|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,196|| align=right|4,25|| align=right|3,272||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14418)||1991 RU16|| align=right|15,4|| align=right|2,266|| align=right|0,133|| align=right|6,46|| align=right|3,411||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14419)||1991 RK23|| align=right|14,2|| align=right|2,202|| align=right|0,097|| align=right|3,27|| align=right|3,267||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14420) Massey||1991 SM|| align=right|12,2|| align=right|3,013|| align=right|0,113|| align=right|11,21|| align=right|5,229||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14421)||1991 SA1|| align=right|13,2|| align=right|3,046|| align=right|0,156|| align=right|15,38|| align=right|5,314||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14422)||1991 SK2|| align=right|13,2|| align=right|3,056|| align=right|0,117|| align=right|9,45|| align=right|5,342||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14423)||1991 SM2|| align=right|14,1|| align=right|2,273|| align=right|0,066|| align=right|6,96|| align=right|3,426||MBA||16. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14424) Laval||1991 SR3|| align=right|12,3|| align=right|3,153|| align=right|0,119|| align=right|21,76|| align=right|5,597||MBA||30. září 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14425)||1991 TJ2|| align=right|13,5|| align=right|2,176|| align=right|0,228|| align=right|5,82|| align=right|3,210||MBA||13. října 1991||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14426)||1991 UO2|| align=right|13,7|| align=right|2,325|| align=right|0,198|| align=right|4,75|| align=right|3,544||MBA||29. října 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14427)||1991 VJ2|| align=right|14,2|| align=right|2,247|| align=right|0,229|| align=right|4,63|| align=right|3,368||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14428) Lazaridis||1991 VM12|| align=right|13,2|| align=right|3,178|| align=right|0,191|| align=right|1,61|| align=right|5,665||MBA||8. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14429) Coyne||1991 XC|| align=right|13,7|| align=right|2,440|| align=right|0,304|| align=right|21,38|| align=right|3,811||MBA||3. prosince 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(14430)||1992 CH|| align=right|13,1|| align=right|2,631|| align=right|0,111|| align=right|12,62|| align=right|4,266||MBA||10. února 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(14431)||1992 DX8|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,092|| align=right|3,31|| align=right|3,837||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14432)||1992 EA6|| align=right|14,0|| align=right|2,444|| align=right|0,155|| align=right|7,14|| align=right|3,820||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14433)||1992 EE8|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,124|| align=right|6,48|| align=right|3,780||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14434)||1992 ER11|| align=right|13,4|| align=right|2,472|| align=right|0,166|| align=right|4,92|| align=right|3,887||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14435)||1992 ED13|| align=right|14,4|| align=right|2,396|| align=right|0,143|| align=right|6,34|| align=right|3,708||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14436)||1992 FC2|| align=right|13,9|| align=right|2,577|| align=right|0,221|| align=right|1,87|| align=right|4,136||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14437)||1992 GD3|| align=right|13,9|| align=right|2,534|| align=right|0,043|| align=right|7,94|| align=right|4,034||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14438) MacLean||1992 HC2|| align=right|13,7|| align=right|2,904|| align=right|0,100|| align=right|3,13|| align=right|4,948||MBA||27. dubna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14439)||1992 RE2|| align=right|13,5|| align=right|2,936|| align=right|0,081|| align=right|1,24|| align=right|5,030||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14440)||1992 RF5|| align=right|13,7|| align=right|2,826|| align=right|0,045|| align=right|2,07|| align=right|4,751||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14441)||1992 SJ|| align=right|13,2|| align=right|2,734|| align=right|0,280|| align=right|8,84|| align=right|4,519||MBA||21. září 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(14442)||1992 SR25|| align=right|13,3|| align=right|2,986|| align=right|0,111|| align=right|9,88|| align=right|5,159||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14443)||1992 TV|| align=right|13,2|| align=right|2,876|| align=right|0,076|| align=right|1,80|| align=right|4,877||MBA||1. října 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(14444)||1992 TG1|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,189|| align=right|6,15|| align=right|3,442||MBA||2. října 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(14445)||1992 UZ3|| align=right|13,1|| align=right|3,022|| align=right|0,212|| align=right|2,32|| align=right|5,252||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14446) Kinkowan||1992 UP6|| align=right|12,1|| align=right|2,977|| align=right|0,159|| align=right|12,85|| align=right|5,137||MBA||31. října 1992||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(14447)||1992 VL|| align=right|12,8|| align=right|3,028|| align=right|0,298|| align=right|9,14|| align=right|5,267||MBA||2. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14448)||1992 VQ|| align=right|13,0|| align=right|3,109|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|5,482||MBA||2. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14449)||1992 WE1|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,202|| align=right|4,91|| align=right|3,467||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14450)||1992 WZ1|| align=right|12,8|| align=right|3,042|| align=right|0,098|| align=right|10,62|| align=right|5,306||MBA||18. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14451)||1992 WR5|| align=right|12,3|| align=right|3,067|| align=right|0,138|| align=right|9,54|| align=right|5,371||MBA||27. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14452)||1992 WB9|| align=right|13,4|| align=right|3,042|| align=right|0,083|| align=right|1,85|| align=right|5,304||MBA||25. listopadu 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14453)||1993 FV7|| align=right|14,0|| align=right|2,291|| align=right|0,112|| align=right|7,52|| align=right|3,467||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14454)||1993 FX17|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,111|| align=right|5,93|| align=right|3,450||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14455)||1993 FB18|| align=right|14,0|| align=right|2,268|| align=right|0,155|| align=right|4,49|| align=right|3,415||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14456)||1993 FK20|| align=right|13,1|| align=right|3,235|| align=right|0,153|| align=right|17,22|| align=right|5,818||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14457)||1993 FR23|| align=right|13,9|| align=right|2,293|| align=right|0,207|| align=right|6,38|| align=right|3,472||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14458)||1993 FX25|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,131|| align=right|4,11|| align=right|3,567||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14459)||1993 FY27|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,171|| align=right|1,94|| align=right|3,496||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14460)||1993 FZ40|| align=right|14,1|| align=right|2,281|| align=right|0,164|| align=right|3,75|| align=right|3,443||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14461)||1993 FL54|| align=right|13,9|| align=right|2,327|| align=right|0,327|| align=right|21,36|| align=right|3,549||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14462)||1993 GA|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,119|| align=right|6,52|| align=right|3,658||MBA||2. dubna 1993||Kitt Peak||M. Stockmaster; T. J. Balonek
|-
|(14463) McCarter||1993 GA1|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,120|| align=right|7,13|| align=right|3,516||MBA||15. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14464)||1993 HC1|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,191|| align=right|26,62|| align=right|3,473||MBA||21. dubna 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14465)||1993 NB|| align=right|12,5|| align=right|2,441|| align=right|0,228|| align=right|14,20|| align=right|3,814||MBA||15. července 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14466) Hodge||1993 OY2|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,202|| align=right|17,21|| align=right|4,226||MBA||25. července 1993||Manastash Ridge||M. Hammergren
|-
|(14467)||1993 OP3|| align=right|13,9|| align=right|2,531|| align=right|0,108|| align=right|4,07|| align=right|4,025||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14468)||1993 OS12|| align=right|14,2|| align=right|2,426|| align=right|0,165|| align=right|3,27|| align=right|3,777||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14469)||1993 RK|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,268|| align=right|12,33|| align=right|4,150||MBA||12. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14470)||1993 RV7|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,091|| align=right|5,81|| align=right|4,170||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14471)||1993 SG1|| align=right|13,6|| align=right|2,583|| align=right|0,294|| align=right|13,90|| align=right|4,150||MBA||21. září 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14472)||1993 SQ14|| align=right|15,0|| align=right|1,931|| align=right|0,120|| align=right|20,62|| align=right|2,683||MBA||22. září 1993||Palomar||T. B. Spahr
|-
|(14473)||1993 TL17|| align=right|14,0|| align=right|2,710|| align=right|0,171|| align=right|9,68|| align=right|4,460||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14474)||1993 TL25|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,107|| align=right|3,21|| align=right|4,061||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14475)||1993 VT|| align=right|14,3|| align=right|2,641|| align=right|0,214|| align=right|12,11|| align=right|4,291||MBA||14. listopadu 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14476)||1993 XW2|| align=right|12,6|| align=right|2,689|| align=right|0,191|| align=right|13,69|| align=right|4,409||MBA||14. prosince 1993||Palomar||PCAS
|-
|(14477)||1994 CN|| align=right|13,0|| align=right|2,986|| align=right|0,053|| align=right|9,81|| align=right|5,159||MBA||2. února 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(14478)||1994 CF2|| align=right|12,8|| align=right|3,180|| align=right|0,157|| align=right|2,25|| align=right|5,670||MBA||12. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14479) Plekhanov||1994 CQ13|| align=right|12,6|| align=right|3,152|| align=right|0,145|| align=right|5,90|| align=right|5,595||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14480)||1994 PU1|| align=right|13,9|| align=right|2,294|| align=right|0,219|| align=right|6,44|| align=right|3,473||MBA||11. srpna 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14481)||1994 PO12|| align=right|14,4|| align=right|2,345|| align=right|0,177|| align=right|3,05|| align=right|3,590||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14482)||1994 PK15|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,137|| align=right|3,27|| align=right|3,507||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14483)||1994 PZ22|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,078|| align=right|0,45|| align=right|3,675||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14484)||1994 PU32|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,034|| align=right|4,45|| align=right|3,473||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14485)||1994 RK11|| align=right|14,2|| align=right|2,387|| align=right|0,232|| align=right|1,25|| align=right|3,686||MBA||11. září 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14486) Tuscia||1994 TE|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,071|| align=right|3,27|| align=right|3,632||MBA||4. října 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(14487)||1994 TU2|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,258|| align=right|3,20|| align=right|3,669||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14488)||1994 TF15|| align=right|14,0|| align=right|2,231|| align=right|0,224|| align=right|2,55|| align=right|3,331||MBA||13. října 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14489)||1994 UW|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,153|| align=right|6,29|| align=right|3,707||MBA||31. října 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14490)||1994 US2|| align=right|13,7|| align=right|2,469|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|3,880||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14491)||1994 VY2|| align=right|14,5|| align=right|2,676|| align=right|0,358|| align=right|5,65|| align=right|4,376||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14492)||1994 VM6|| align=right|13,4|| align=right|2,749|| align=right|0,247|| align=right|7,29|| align=right|4,556||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14493)||1994 WP3|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,259|| align=right|9,06|| align=right|3,639||MBA||26. listopadu 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14494)||1994 YJ2|| align=right|13,2|| align=right|2,587|| align=right|0,113|| align=right|14,06|| align=right|4,161||MBA||30. prosince 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14495)||1995 AK1|| align=right|13,0|| align=right|2,658|| align=right|0,315|| align=right|9,75|| align=right|4,332||MBA||6. ledna 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(14496)||1995 BK4|| align=right|13,3|| align=right|3,135|| align=right|0,186|| align=right|13,90|| align=right|5,550||MBA||28. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14497)||1995 DD|| align=right|12,5|| align=right|2,668|| align=right|0,176|| align=right|13,10|| align=right|4,357||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14498)||1995 DO2|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,137|| align=right|3,66|| align=right|4,569||MBA||28. února 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(14499) Satotoshio||1995 VR1|| align=right|14,4|| align=right|2,162|| align=right|0,185|| align=right|4,99|| align=right|3,178||MBA||15. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14500) Kibo||1995 WO7|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,100|| align=right|3,81|| align=right|3,334||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14501) Tetsuokojima||1995 WA8|| align=right|15,0|| align=right|2,205|| align=right|0,145|| align=right|5,31|| align=right|3,275||MBA||29. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14502) Morden||1995 WB22|| align=right|15,5|| align=right|2,233|| align=right|0,090|| align=right|5,15|| align=right|3,336||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14503)||1995 WW42|| align=right|14,6|| align=right|2,315|| align=right|0,168|| align=right|5,63|| align=right|3,522||MBA||25. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14504) Tsujimura||1995 YL3|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,140|| align=right|5,03|| align=right|3,566||MBA||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14505)||1996 AW4|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,167|| align=right|3,28|| align=right|3,621||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14506)||1996 BL2|| align=right|14,7|| align=right|2,285|| align=right|0,171|| align=right|3,95|| align=right|3,453||MBA||26. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14507)||1996 CQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,133|| align=right|6,21|| align=right|3,639||MBA||14. února 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(14508)||1996 DH2|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,161|| align=right|10,33|| align=right|4,292||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14509) Lučenec||1996 ER2|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,052|| align=right|2,71|| align=right|3,801||MBA||9. března 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(14510)||1996 ES2|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,197|| align=right|5,70|| align=right|3,421||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(14511) Nickel||1996 EU3|| align=right|14,0|| align=right|2,384|| align=right|0,116|| align=right|7,71|| align=right|3,680||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14512)||1996 GL1|| align=right|14,4|| align=right|2,323|| align=right|0,133|| align=right|6,70|| align=right|3,540||MBA||6. dubna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14513)||1996 GK17|| align=right|13,4|| align=right|2,654|| align=right|0,061|| align=right|4,39|| align=right|4,322||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14514)||1996 GA18|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,143|| align=right|7,24|| align=right|4,146||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14515)||1996 HL1|| align=right|13,4|| align=right|2,531|| align=right|0,131|| align=right|7,55|| align=right|4,026||MBA||21. dubna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14516)||1996 HM11|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,067|| align=right|3,70|| align=right|4,230||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14517) Monitoma||1996 LJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,125|| align=right|14,39|| align=right|4,622||MBA||13. června 1996||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(14518)||1996 RZ30|| align=right|12,1|| align=right|5,268|| align=right|0,145|| align=right|6,48|| align=right|12,10||JUT||13. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(14519)||1996 TT38|| align=right|13,2|| align=right|3,202|| align=right|0,152|| align=right|2,36|| align=right|5,730||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14520)||1997 GC11|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,215|| align=right|2,63|| align=right|4,216||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14521)||1997 GL15|| align=right|13,8|| align=right|2,532|| align=right|0,220|| align=right|5,79|| align=right|4,029||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14522)||1997 GS21|| align=right|14,5|| align=right|2,474|| align=right|0,130|| align=right|8,02|| align=right|3,891||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14523)||1997 GV21|| align=right|13,9|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|7,45|| align=right|3,517||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14524)||1997 GK23|| align=right|14,1|| align=right|2,900|| align=right|0,029|| align=right|2,10|| align=right|4,939||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14525)||1997 GV35|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,104|| align=right|6,56|| align=right|3,527||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14526) Xenocrates||1997 JT3|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,222|| align=right|2,88|| align=right|3,744||MBA||6. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14527)||1997 JD12|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,118|| align=right|6,39|| align=right|3,448||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14528)||1997 JN15|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,249|| align=right|2,14|| align=right|3,582||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14529)||1997 NR2|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,121|| align=right|1,59|| align=right|4,258||MBA||6. července 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14530)||1997 PR|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,210|| align=right|8,55|| align=right|3,689||MBA||1. srpna 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14531)||1997 PM2|| align=right|13,8|| align=right|2,834|| align=right|0,154|| align=right|4,60|| align=right|4,769||MBA||7. srpna 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14532)||1997 QM|| align=right|14,0|| align=right|2,537|| align=right|0,011|| align=right|15,07|| align=right|4,040||MBA||25. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(14533) Roy||1997 QY|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,185|| align=right|9,27|| align=right|4,125||MBA||24. srpna 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(14534)||1997 QE2|| align=right|13,8|| align=right|2,807|| align=right|0,131|| align=right|4,90|| align=right|4,702||MBA||27. srpna 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14535) Kazuyukihanda||1997 RF|| align=right|12,9|| align=right|3,226|| align=right|0,193|| align=right|23,51|| align=right|5,795||MBA||1. září 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(14536)||1997 RY2|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,102|| align=right|3,39|| align=right|4,595||MBA||3. září 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14537) Týn nad Vltavou||1997 RL7|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,190|| align=right|13,01|| align=right|4,049||MBA||10. září 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(14538)||1997 RR8|| align=right|12,5|| align=right|2,984|| align=right|0,069|| align=right|10,06|| align=right|5,155||MBA||12. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14539) Clocke Roeland||1997 RU9|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,146|| align=right|4,24|| align=right|4,107||MBA||10. září 1997||Uccle||T. Pauwels
|-
|(14540)||1997 RJ10|| align=right|13,0|| align=right|2,942|| align=right|0,038|| align=right|2,08|| align=right|5,045||MBA||13. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14541)||1997 SF|| align=right|13,8|| align=right|3,120|| align=right|0,149|| align=right|6,26|| align=right|5,509||MBA||20. září 1997||Kleť||Klet
|-
|(14542) Karitskaya||1997 SW9|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,101|| align=right|10,44|| align=right|5,386||MBA||29. září 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(14543) Sajigawasuiseki||1997 SF11|| align=right|13,5|| align=right|3,104|| align=right|0,060|| align=right|12,69|| align=right|5,469||MBA||28. září 1997||Saji||Saji
|-
|(14544)||1997 SG21|| align=right|12,8|| align=right|3,062|| align=right|0,090|| align=right|9,51|| align=right|5,357||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14545)||1997 SK25|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,091|| align=right|9,96|| align=right|5,161||MBA||29. září 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14546)||1997 TM18|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,167|| align=right|10,69|| align=right|4,141||MBA||3. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14547)||1997 TF19|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,208|| align=right|1,84|| align=right|5,521||MBA||8. října 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(14548)||1997 TJ24|| align=right|12,4|| align=right|3,052|| align=right|0,075|| align=right|9,02|| align=right|5,331||MBA||5. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14549)||1997 TM27|| align=right|13,4|| align=right|2,598|| align=right|0,241|| align=right|2,60|| align=right|4,187||MBA||8. října 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14550) Lehký||1997 UU7|| align=right|14,2|| align=right|2,309|| align=right|0,144|| align=right|6,61|| align=right|3,508||MBA||27. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(14551) Itagaki||1997 UN8|| align=right|13,1|| align=right|2,753|| align=right|0,216|| align=right|7,09|| align=right|4,567||MBA||22. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14552)||1997 UX20|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,139|| align=right|1,72|| align=right|5,804||MBA||24. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14553)||1997 UD25|| align=right|12,9|| align=right|2,888|| align=right|0,060|| align=right|3,51|| align=right|4,908||MBA||27. října 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14554)||1997 UE25|| align=right|13,1|| align=right|3,142|| align=right|0,155|| align=right|3,36|| align=right|5,569||MBA||27. října 1997||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14555)||1997 VQ|| align=right|12,7|| align=right|3,075|| align=right|0,095|| align=right|9,22|| align=right|5,392||MBA||1. listopadu 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14556)||1997 VN1|| align=right|13,0|| align=right|3,219|| align=right|0,143|| align=right|1,33|| align=right|5,775||MBA||1. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14557)||1997 VG8|| align=right|13,7|| align=right|2,970|| align=right|0,068|| align=right|8,27|| align=right|5,118||MBA||15. listopadu 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14558) Wangganchang||1997 WG1|| align=right|13,0|| align=right|2,998|| align=right|0,111|| align=right|9,89|| align=right|5,189||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14559)||1997 WP28|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,102|| align=right|8,87|| align=right|5,147||MBA||29. listopadu 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(14560)||1997 WB33|| align=right|13,4|| align=right|3,386|| align=right|0,141|| align=right|3,36|| align=right|6,230||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14561)||1997 WC34|| align=right|13,1|| align=right|3,241|| align=right|0,134|| align=right|2,24|| align=right|5,835||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(14562)||1997 YQ19|| align=right|12,8|| align=right|3,135|| align=right|0,176|| align=right|17,33|| align=right|5,549||MBA||27. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14563)||1998 AV5|| align=right|14,8|| align=right|2,252|| align=right|0,190|| align=right|4,77|| align=right|3,378||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14564)||1998 BX13|| align=right|12,9|| align=right|2,854|| align=right|0,221|| align=right|4,71|| align=right|4,820||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14565)||1998 EQ10|| align=right|14,4|| align=right|2,297|| align=right|0,184|| align=right|4,46|| align=right|3,481||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14566) Hokuleʻa||1998 MY7|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,254|| align=right|10,56|| align=right|4,217||MBA||19. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14567) Nicovincenti||1998 MQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,109|| align=right|6,06|| align=right|3,433||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14568) Zanotta||1998 OK|| align=right|14,3|| align=right|2,393|| align=right|0,095|| align=right|6,61|| align=right|3,702||MBA||19. července 1998||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(14569)||1998 QB32|| align=right|12,5|| align=right|3,977|| align=right|0,286|| align=right|10,91|| align=right|7,929||HLD||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14570) Burkam||1998 QS37|| align=right|14,8|| align=right|2,258|| align=right|0,127|| align=right|1,95|| align=right|3,392||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14571) Caralexander||1998 QC45|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,156|| align=right|5,39|| align=right|4,175||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14572) Armando||1998 QX54|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,106|| align=right|7,62|| align=right|3,441||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14573) Montebugnoli||1998 QD55|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,150|| align=right|5,56|| align=right|3,515||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14574) Payette||1998 QR58|| align=right|14,9|| align=right|2,316|| align=right|0,162|| align=right|5,60|| align=right|3,523||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14575) Jamesblanc||1998 QC92|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,162|| align=right|2,27|| align=right|3,498||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14576) Jefholley||1998 QO92|| align=right|14,4|| align=right|2,315|| align=right|0,119|| align=right|2,43|| align=right|3,522||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14577)||1998 QN93|| align=right|13,2|| align=right|2,648|| align=right|0,173|| align=right|14,40|| align=right|4,307||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14578)||1998 QO93|| align=right|13,0|| align=right|2,575|| align=right|0,128|| align=right|12,86|| align=right|4,130||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14579)||1998 QZ99|| align=right|14,9|| align=right|2,451|| align=right|0,168|| align=right|3,43|| align=right|3,836||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14580)||1998 QW101|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,186|| align=right|14,06|| align=right|4,088||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14581)||1998 RT4|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,406|| align=right|31,67|| align=right|4,501||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14582) Conlin||1998 RK49|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,172|| align=right|5,37|| align=right|3,387||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14583) Lester||1998 RN61|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,170|| align=right|1,73|| align=right|4,123||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14584) Lawson||1998 RH63|| align=right|14,6|| align=right|2,208|| align=right|0,188|| align=right|3,15|| align=right|3,281||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14585)||1998 RX64|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,152|| align=right|2,30|| align=right|3,705||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14586)||1998 RN70|| align=right|13,6|| align=right|2,551|| align=right|0,219|| align=right|7,46|| align=right|4,074||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14587)||1998 RW70|| align=right|14,6|| align=right|2,198|| align=right|0,148|| align=right|4,49|| align=right|3,259||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14588) Pharrams||1998 RH73|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,122|| align=right|6,52|| align=right|3,630||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14589) Stevenbyrnes||1998 RW79|| align=right|14,9|| align=right|2,440|| align=right|0,193|| align=right|5,43|| align=right|3,810||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14590)||1998 RL80|| align=right|14,6|| align=right|2,165|| align=right|0,020|| align=right|4,13|| align=right|3,185||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14591)||1998 SZ21|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,084|| align=right|2,38|| align=right|3,569||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(14592)||1998 SV22|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,106|| align=right|5,92|| align=right|3,690||MBA||20. září 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14593) Everett||1998 SA26|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,142|| align=right|5,52|| align=right|3,499||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14594) Jindrašilhán||1998 SS26|| align=right|13,7|| align=right|2,530|| align=right|0,151|| align=right|13,93|| align=right|4,025||MBA||24. září 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(14595) Peaker||1998 SW32|| align=right|14,6|| align=right|2,562|| align=right|0,235|| align=right|4,82|| align=right|4,099||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14596) Bergstralh||1998 SC55|| align=right|14,5|| align=right|2,379|| align=right|0,218|| align=right|9,07|| align=right|3,669||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14597) Waynerichie||1998 SV57|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,179|| align=right|2,47|| align=right|3,549||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14598) Larrysmith||1998 SU60|| align=right|15,4|| align=right|2,152|| align=right|0,067|| align=right|3,12|| align=right|3,156||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14599)||1998 SV64|| align=right|14,7|| align=right|2,248|| align=right|0,118|| align=right|5,04|| align=right|3,369||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14600)||1998 SG73|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,217|| align=right|4,53|| align=right|4,208||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14601)||1998 SU73|| align=right|14,5|| align=right|2,324|| align=right|0,189|| align=right|4,27|| align=right|3,543||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14602)||1998 SW74|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,107|| align=right|7,36|| align=right|3,623||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14603)||1998 SK115|| align=right|13,4|| align=right|2,658|| align=right|0,135|| align=right|12,72|| align=right|4,333||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14604)||1998 SM115|| align=right|13,5|| align=right|3,142|| align=right|0,187|| align=right|0,40|| align=right|5,569||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14605) Hyeyeonchoi||1998 SD123|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,122|| align=right|4,63|| align=right|3,407||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14606) Hifleischer||1998 SK125|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,126|| align=right|6,38|| align=right|3,719||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14607)||1998 SG132|| align=right|13,9|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|5,43|| align=right|3,370||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14608)||1998 SN135|| align=right|13,7|| align=right|2,375|| align=right|0,055|| align=right|7,75|| align=right|3,659||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14609)||1998 SW145|| align=right|14,4|| align=right|2,389|| align=right|0,145|| align=right|1,79|| align=right|3,692||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14610)||1998 SE146|| align=right|13,6|| align=right|2,807|| align=right|0,206|| align=right|7,29|| align=right|4,701||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14611)||1998 SA148|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,151|| align=right|4,08|| align=right|4,149||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14612)||1998 SG164|| align=right|12,3|| align=right|3,155|| align=right|0,093|| align=right|7,30|| align=right|5,604||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14613) Sanchez||1998 TP2|| align=right|13,3|| align=right|2,691|| align=right|0,232|| align=right|1,77|| align=right|4,413||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14614)||1998 TX2|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,148|| align=right|4,21|| align=right|5,368||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14615)||1998 TR5|| align=right|14,1|| align=right|2,347|| align=right|0,062|| align=right|6,12|| align=right|3,595||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14616) Van Gaal||1998 TK30|| align=right|14,1|| align=right|2,411|| align=right|0,152|| align=right|11,33|| align=right|3,744||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14617) Lasvergnas||1998 UA4|| align=right|12,9|| align=right|2,890|| align=right|0,162|| align=right|12,14|| align=right|4,911||MBA||21. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14618)||1998 UK7|| align=right|13,3|| align=right|2,571|| align=right|0,089|| align=right|15,86|| align=right|4,121||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14619) Plotkin||1998 UF9|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,081|| align=right|4,72|| align=right|3,349||MBA||16. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14620)||1998 UP15|| align=right|14,3|| align=right|2,443|| align=right|0,099|| align=right|3,14|| align=right|3,819||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14621) Tati||1998 UF18|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,105|| align=right|7,79|| align=right|3,604||MBA||22. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(14622)||1998 UN18|| align=right|12,7|| align=right|3,177|| align=right|0,155|| align=right|27,18|| align=right|5,662||MBA||28. října 1998||Catalina||CSS
|-
|(14623) Kamoun||1998 UE24|| align=right|14,6|| align=right|2,336|| align=right|0,095|| align=right|7,68|| align=right|3,569||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14624) Prymachenko||1998 UO24|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,127|| align=right|6,49|| align=right|4,436||MBA||18. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14625)||1998 UH31|| align=right|12,1|| align=right|2,627|| align=right|0,141|| align=right|14,32|| align=right|4,257||MBA||18. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14626)||1998 UP39|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,266|| align=right|11,87|| align=right|4,294||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14627) Emilkowalski||1998 VA|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,151|| align=right|17,74|| align=right|4,189||MBA||7. listopadu 1998||Zephyrhills||R. A. Kowalski
|-
|(14628)||1998 VX18|| align=right|14,8|| align=right|2,176|| align=right|0,062|| align=right|4,14|| align=right|3,208||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14629)||1998 VT30|| align=right|14,4|| align=right|2,185|| align=right|0,171|| align=right|4,46|| align=right|3,230||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14630)||1998 VQ31|| align=right|13,1|| align=right|2,658|| align=right|0,166|| align=right|12,75|| align=right|4,333||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14631)||1998 VS32|| align=right|11,7|| align=right|3,149|| align=right|0,087|| align=right|15,29|| align=right|5,586||MBA||15. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(14632) Flensburg||1998 VY33|| align=right|13,9|| align=right|2,664|| align=right|0,220|| align=right|1,54|| align=right|4,348||MBA||11. listopadu 1998||Bornheim||N. Ehring
|-
|(14633)||1998 VY34|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,196|| align=right|6,65|| align=right|3,520||MBA||12. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14634)||1998 VE37|| align=right|13,8|| align=right|2,771|| align=right|0,184|| align=right|9,07|| align=right|4,611||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14635)||1998 VO38|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,190|| align=right|7,61|| align=right|5,601||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14636)||1998 VD44|| align=right|14,3|| align=right|2,415|| align=right|0,114|| align=right|7,50|| align=right|3,753||MBA||15. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14637)||1998 WN1|| align=right|14,3|| align=right|2,291|| align=right|0,158|| align=right|4,52|| align=right|3,466||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14638)||1998 WQ1|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,138|| align=right|1,16|| align=right|5,600||MBA||18. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14639)||1998 WK3|| align=right|14,2|| align=right|2,637|| align=right|0,217|| align=right|0,79|| align=right|4,282||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14640)||1998 WF4|| align=right|13,8|| align=right|3,094|| align=right|0,227|| align=right|2,71|| align=right|5,440||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14641)||1998 WC6|| align=right|14,4|| align=right|2,220|| align=right|0,190|| align=right|4,35|| align=right|3,307||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14642)||1998 WF24|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,113|| align=right|2,47|| align=right|3,537||MBA||25. listopadu 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(14643) Morata||1998 WZ30|| align=right|13,3|| align=right|2,422|| align=right|0,220|| align=right|9,18|| align=right|3,769||MBA||24. listopadu 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(14644)||1998 XR3|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,072|| align=right|2,72|| align=right|4,507||MBA||9. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14645)||1998 XR9|| align=right|13,4|| align=right|2,438|| align=right|0,100|| align=right|5,71|| align=right|3,806||MBA||14. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14646)||1998 XO28|| align=right|13,0|| align=right|2,772|| align=right|0,011|| align=right|3,08|| align=right|4,615||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14647)||1998 XG48|| align=right|12,3|| align=right|2,993|| align=right|0,130|| align=right|11,55|| align=right|5,176||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14648)||1998 XV49|| align=right|12,3|| align=right|3,161|| align=right|0,111|| align=right|12,46|| align=right|5,618||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14649)||1998 XW62|| align=right|13,0|| align=right|3,008|| align=right|0,082|| align=right|18,28|| align=right|5,216||MBA||12. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(14650)||1998 YD3|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,139|| align=right|3,17|| align=right|3,457||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14651)||1998 YE5|| align=right|13,1|| align=right|3,164|| align=right|0,192|| align=right|2,76|| align=right|5,628||MBA||18. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(14652)||1998 YT8|| align=right|13,6|| align=right|2,915|| align=right|0,096|| align=right|3,35|| align=right|4,976||MBA||17. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14653)||1998 YV11|| align=right|13,7|| align=right|2,288|| align=right|0,341|| align=right|9,02|| align=right|3,460||MBA||26. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14654) Rajivgupta||1998 YV16|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,137|| align=right|1,47|| align=right|5,622||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14655)||1998 YJ22|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,019|| align=right|5,78|| align=right|4,520||MBA||21. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14656) Lijiang||1998 YN22|| align=right|13,2|| align=right|2,724|| align=right|0,041|| align=right|9,94|| align=right|4,494||MBA||29. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14657)||1998 YU27|| align=right|13,0|| align=right|2,661|| align=right|0,278|| align=right|11,07|| align=right|4,341||MBA||26. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14658)||1999 AC10|| align=right|12,4|| align=right|2,983|| align=right|0,087|| align=right|8,98|| align=right|5,151||MBA||13. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14659) Gregoriana||1999 AF24|| align=right|12,7|| align=right|2,644|| align=right|0,117|| align=right|11,51|| align=right|4,298||MBA||15. ledna 1999||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(14660)||1999 BO1|| align=right|12,9|| align=right|2,570|| align=right|0,184|| align=right|9,11|| align=right|4,120||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14661)||1999 BH10|| align=right|13,6|| align=right|2,803|| align=right|0,116|| align=right|4,03|| align=right|4,691||MBA||23. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14662)||1999 BF12|| align=right|13,7|| align=right|2,647|| align=right|0,106|| align=right|12,49|| align=right|4,307||MBA||22. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14663)||1999 BP25|| align=right|13,6|| align=right|2,667|| align=right|0,080|| align=right|3,67|| align=right|4,356||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14664)||1999 BY25|| align=right|12,6|| align=right|3,147|| align=right|0,058|| align=right|15,88|| align=right|5,582||MBA||25. ledna 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(14665)||1999 CC5|| align=right|12,5|| align=right|2,582|| align=right|0,172|| align=right|15,97|| align=right|4,149||MBA||12. února 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(14666)||1999 CG17|| align=right|12,4|| align=right|3,017|| align=right|0,050|| align=right|11,47|| align=right|5,239||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14667)||1999 CS19|| align=right|12,9|| align=right|3,001|| align=right|0,065|| align=right|9,74|| align=right|5,198||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14668)||1999 CB67|| align=right|12,5|| align=right|2,592|| align=right|0,228|| align=right|11,31|| align=right|4,172||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14669) Beletic||1999 DC|| align=right|11,4|| align=right|3,992|| align=right|0,121|| align=right|5,74|| align=right|7,975||HLD||16. února 1999||Caussols||ODAS
|-
|(14670)||1999 JG53|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,150|| align=right|5,05|| align=right|4,086||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14671)||1999 RM49|| align=right|13,8|| align=right|2,737|| align=right|0,169|| align=right|3,77|| align=right|4,527||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14672)||1999 RO94|| align=right|12,6|| align=right|3,027|| align=right|0,037|| align=right|10,64|| align=right|5,266||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14673)||1999 RK169|| align=right|13,7|| align=right|3,104|| align=right|0,116|| align=right|3,16|| align=right|5,467||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14674)||1999 UD5|| align=right|14,1|| align=right|2,522|| align=right|0,109|| align=right|3,03|| align=right|4,004||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(14675)||1999 VS7|| align=right|13,9|| align=right|2,629|| align=right|0,105|| align=right|13,89|| align=right|4,263||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14676)||1999 WW7|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,124|| align=right|1,04|| align=right|4,049||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14677)||1999 XZ|| align=right|14,1|| align=right|2,374|| align=right|0,155|| align=right|3,57|| align=right|3,657||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14678) Pinney||1999 XN33|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|1,87|| align=right|3,776||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14679) Susanreed||1999 XN42|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,181|| align=right|1,79|| align=right|3,695||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14680)||1999 XV104|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,147|| align=right|8,45|| align=right|4,147||MBA||10. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14681)||1999 XW108|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,173|| align=right|0,94|| align=right|5,456||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(14682)||1999 XY110|| align=right|14,2|| align=right|2,523|| align=right|0,105|| align=right|4,64|| align=right|4,007||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(14683) Remy||1999 XG156|| align=right|14,5|| align=right|2,277|| align=right|0,157|| align=right|5,01|| align=right|3,435||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14684) Reyes||1999 XQ167|| align=right|14,7|| align=right|2,354|| align=right|0,214|| align=right|3,27|| align=right|3,611||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14685)||1999 XM172|| align=right|13,1|| align=right|3,069|| align=right|0,068|| align=right|10,44|| align=right|5,374||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14686)||1999 XA174|| align=right|13,1|| align=right|2,335|| align=right|0,130|| align=right|6,46|| align=right|3,567||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(14687)||1999 YR13|| align=right|13,7|| align=right|2,337|| align=right|0,214|| align=right|3,13|| align=right|3,573||MBA||30. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(14688)||2000 AJ2|| align=right|13,7|| align=right|2,477|| align=right|0,117|| align=right|13,12|| align=right|3,897||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14689)||2000 AM2|| align=right|14,0|| align=right|2,363|| align=right|0,105|| align=right|5,48|| align=right|3,632||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14690)||2000 AR25|| align=right|10,3|| align=right|5,187|| align=right|0,031|| align=right|4,46|| align=right|11,82||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14691)||2000 AK119|| align=right|12,2|| align=right|2,617|| align=right|0,149|| align=right|12,20|| align=right|4,233||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14692)||2000 AG133|| align=right|12,2|| align=right|3,011|| align=right|0,053|| align=right|9,63|| align=right|5,223||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14693) Selwyn||2000 AH144|| align=right|14,3|| align=right|2,351|| align=right|0,197|| align=right|1,82|| align=right|3,605||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14694) Skurat||2000 AR145|| align=right|15,0|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|5,34|| align=right|3,437||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14695)||2000 AR200|| align=right|12,6|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|13,61|| align=right|4,139||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14696) Lindawilliams||2000 AW203|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,086|| align=right|10,45|| align=right|4,252||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14697) Ronsawyer||2000 AO214|| align=right|15,3|| align=right|2,212|| align=right|0,126|| align=right|0,51|| align=right|3,288||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14698) Scottyoung||2000 AT230|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,145|| align=right|1,11|| align=right|3,766||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14699) Klarasmi||2000 AV239|| align=right|12,7|| align=right|2,802|| align=right|0,254|| align=right|6,10|| align=right|4,689||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14700) Johnreid||2000 AC240|| align=right|13,0|| align=right|2,736|| align=right|0,126|| align=right|10,07|| align=right|4,524||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14701)||2000 AO240|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,190|| align=right|13,13|| align=right|4,534||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14702) Benclark||2000 AY242|| align=right|12,1|| align=right|2,984|| align=right|0,105|| align=right|10,05|| align=right|5,154||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(14703)||2000 AX243|| align=right|13,4|| align=right|2,571|| align=right|0,108|| align=right|7,57|| align=right|4,121||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14704)||2000 CE2|| align=right|13,8|| align=right|2,635|| align=right|0,297|| align=right|12,82|| align=right|4,276||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14705)||2000 CG2|| align=right|12,5|| align=right|2,776|| align=right|0,170|| align=right|13,04|| align=right|4,623||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14706)||2000 CQ2|| align=right|12,5|| align=right|2,598|| align=right|0,178|| align=right|13,90|| align=right|4,188||MBA||4. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14707)||2000 CC20|| align=right|11,3|| align=right|5,183|| align=right|0,041|| align=right|13,70|| align=right|11,80||JUT||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14708) Slaven||2000 CU26|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,234|| align=right|3,31|| align=right|3,346||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14709)||2000 CO29|| align=right|13,5|| align=right|2,669|| align=right|0,084|| align=right|4,63|| align=right|4,360||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14710)||2000 CC33|| align=right|16,6|| align=right|2,160|| align=right|0,055|| align=right|0,79|| align=right|3,173||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14711)||2000 CG36|| align=right|13,5|| align=right|2,704|| align=right|0,054|| align=right|6,66|| align=right|4,445||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14712)||2000 CO51|| align=right|12,6|| align=right|3,014|| align=right|0,130|| align=right|10,22|| align=right|5,231||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14713)||2000 CS63|| align=right|12,8|| align=right|2,651|| align=right|0,011|| align=right|12,66|| align=right|4,316||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14714)||2000 CQ65|| align=right|13,8|| align=right|2,435|| align=right|0,177|| align=right|1,77|| align=right|3,798||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14715)||2000 CD71|| align=right|12,9|| align=right|3,168|| align=right|0,058|| align=right|8,22|| align=right|5,637||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14716)||2000 CX81|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,170|| align=right|2,39|| align=right|5,689||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14717)||2000 CJ82|| align=right|12,5|| align=right|3,167|| align=right|0,148|| align=right|8,46|| align=right|5,635||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14718)||2000 CX83|| align=right|14,0|| align=right|2,434|| align=right|0,180|| align=right|2,07|| align=right|3,797||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14719) Sobey||2000 CB85|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,110|| align=right|3,37|| align=right|3,356||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14720)||2000 CQ85|| align=right|12,2|| align=right|2,632|| align=right|0,156|| align=right|12,49|| align=right|4,269||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14721)||2000 CW91|| align=right|12,9|| align=right|2,573|| align=right|0,175|| align=right|14,00|| align=right|4,128||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14722)||2000 CK92|| align=right|12,5|| align=right|3,166|| align=right|0,080|| align=right|8,97|| align=right|5,633||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14723)||2000 CB93|| align=right|12,6|| align=right|3,142|| align=right|0,183|| align=right|16,81|| align=right|5,568||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14724) SNO||2000 CA100|| align=right|14,1|| align=right|2,916|| align=right|0,075|| align=right|3,14|| align=right|4,979||MBA||10. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14725)||2000 DC3|| align=right|12,2|| align=right|3,215|| align=right|0,060|| align=right|11,68|| align=right|5,765||MBA||27. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14726)||2000 DD3|| align=right|12,4|| align=right|3,092|| align=right|0,019|| align=right|8,65|| align=right|5,437||MBA||27. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14727) Suggs||2000 DU11|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,103|| align=right|3,68|| align=right|3,452||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14728)||2000 DY14|| align=right|14,0|| align=right|2,220|| align=right|0,155|| align=right|4,57|| align=right|3,307||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(14729)||2000 DK16|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,088|| align=right|4,32|| align=right|4,504||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(14730)||2000 DS19|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,221|| align=right|1,49|| align=right|5,600||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14731)||2000 DY68|| align=right|12,5|| align=right|3,124|| align=right|0,115|| align=right|10,49|| align=right|5,521||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14732)||2000 DX71|| align=right|12,7|| align=right|3,195|| align=right|0,198|| align=right|1,14|| align=right|5,710||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14733)||2000 DV74|| align=right|13,1|| align=right|2,720|| align=right|0,170|| align=right|15,25|| align=right|4,485||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14734) Susanstoker||2000 DZ78|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,204|| align=right|5,58|| align=right|3,515||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14735)||2000 DV86|| align=right|13,3|| align=right|2,223|| align=right|0,158|| align=right|5,28|| align=right|3,314||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14736)||2000 DW97|| align=right|13,0|| align=right|3,056|| align=right|0,143|| align=right|9,27|| align=right|5,342||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14737)||2000 DU99|| align=right|13,8|| align=right|2,574|| align=right|0,116|| align=right|13,89|| align=right|4,129||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14738)||2000 DW106|| align=right|12,5|| align=right|3,084|| align=right|0,155|| align=right|11,24|| align=right|5,414||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14739)||2000 EF21|| align=right|13,0|| align=right|2,994|| align=right|0,118|| align=right|9,61|| align=right|5,180||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(14740)||2000 ED32|| align=right|13,0|| align=right|3,052|| align=right|0,153|| align=right|5,51|| align=right|5,331||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14741)||2000 EQ49|| align=right|13,6|| align=right|2,275|| align=right|0,199|| align=right|7,23|| align=right|3,432||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14742)||2000 EQ56|| align=right|13,2|| align=right|3,057|| align=right|0,136|| align=right|2,23|| align=right|5,343||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(14743)||2016 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,791|| align=right|0,143|| align=right|6,62|| align=right|4,663||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14744)||2092 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,647|| align=right|0,124|| align=right|5,14|| align=right|4,307||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14745)||2154 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,794|| align=right|0,108|| align=right|13,02|| align=right|4,668||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14746)||2164 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,413|| align=right|0,186|| align=right|2,19|| align=right|3,747||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14747)||2541 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,217|| align=right|1,03|| align=right|3,756||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14748)||2620 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,116|| align=right|1,65|| align=right|4,142||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14749)||2626 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,097|| align=right|1,93|| align=right|5,220||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14750)||2654 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,173|| align=right|1,64|| align=right|5,393||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14751)||2688 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,098|| align=right|1,64|| align=right|5,237||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14752)||3005 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,021|| align=right|0,064|| align=right|9,36|| align=right|5,249||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14753)||4592 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,760|| align=right|0,174|| align=right|5,33|| align=right|4,584||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14754)||4806 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,112|| align=right|2,64|| align=right|4,210||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14755)||6069 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,158|| align=right|1,65|| align=right|4,632||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14756)||6232 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,169|| align=right|4,82|| align=right|5,393||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14757)||6309 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,154|| align=right|6,99|| align=right|4,112||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14758)||6519 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,184|| align=right|3,43|| align=right|5,297||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14759)||6520 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,135|| align=right|4,88|| align=right|3,453||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14760)||6595 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,403|| align=right|0,157|| align=right|1,32|| align=right|3,724||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14761)||6608 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,311|| align=right|6,06|| align=right|4,230||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14762)||6647 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,408|| align=right|0,227|| align=right|3,03|| align=right|3,736||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14763)||6793 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,138|| align=right|3,83|| align=right|3,415||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14764)||7072 P-L|| align=right|14,5|| align=right|1,949|| align=right|0,079|| align=right|21,22|| align=right|2,721||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14765)||9519 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,767|| align=right|0,070|| align=right|4,69|| align=right|4,602||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14766)||9594 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,344|| align=right|0,018|| align=right|2,10|| align=right|6,113||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14767)||1137 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,178|| align=right|0,172|| align=right|3,15|| align=right|3,214||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14768)||1238 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,869|| align=right|0,066|| align=right|1,58|| align=right|4,858||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14769)||2175 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,090|| align=right|5,80|| align=right|3,621||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14770)||2198 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,224|| align=right|0,147|| align=right|2,86|| align=right|5,789||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14771)||4105 T-1|| align=right|13,4|| align=right|3,220|| align=right|0,158|| align=right|1,30|| align=right|5,777||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14772)||4195 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,860|| align=right|0,018|| align=right|3,19|| align=right|4,835||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14773)||4264 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,852|| align=right|0,178|| align=right|8,36|| align=right|4,815||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14774)||4845 T-1|| align=right|12,7|| align=right|2,953|| align=right|0,124|| align=right|3,32|| align=right|5,074||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14775)||1139 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,174|| align=right|6,78|| align=right|4,702||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14776)||1282 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,845|| align=right|0,077|| align=right|1,16|| align=right|4,797||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14777)||2078 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,168|| align=right|4,52|| align=right|3,536||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14778)||2216 T-2|| align=right|12,9|| align=right|3,199|| align=right|0,214|| align=right|0,84|| align=right|5,721||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14779)||3072 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,839|| align=right|0,067|| align=right|3,21|| align=right|4,782||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14780)||1078 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,072|| align=right|14,07|| align=right|4,213||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14781)||1107 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,888|| align=right|0,149|| align=right|13,02|| align=right|4,908||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14782)||3149 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,159|| align=right|1,93|| align=right|3,533||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14783)||3152 T-3|| align=right|13,2|| align=right|2,918|| align=right|0,097|| align=right|2,83|| align=right|4,984||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14784)||3268 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,044|| align=right|5,89|| align=right|3,507||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14785)||3508 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,089|| align=right|5,47|| align=right|3,621||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14786)||4052 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,053|| align=right|7,69|| align=right|3,445||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14787)||5038 T-3|| align=right|13,0|| align=right|2,971|| align=right|0,036|| align=right|10,36|| align=right|5,120||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14788)||5172 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,032|| align=right|0,041|| align=right|9,99|| align=right|5,280||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14789)||1969 TY1|| align=right|12,5|| align=right|3,126|| align=right|0,092|| align=right|5,79|| align=right|5,525||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(14790) Beletskij||1970 OF|| align=right|13,2|| align=right|2,695|| align=right|0,315|| align=right|6,28|| align=right|4,423||MBA||30. července 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(14791) Atreus||1973 SU|| align=right|11,4|| align=right|5,141|| align=right|0,162|| align=right|2,94|| align=right|11,66||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14792) Thyestes||1973 SG1|| align=right|11,2|| align=right|5,149|| align=right|0,083|| align=right|11,39|| align=right|11,69||JUT||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(14793)||1975 SE2|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,140|| align=right|6,86|| align=right|3,767||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(14794)||1976 SD5|| align=right|12,8|| align=right|3,023|| align=right|0,110|| align=right|9,65|| align=right|5,256||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(14795) Syoyou||1977 EE7|| align=right|13,2|| align=right|3,058|| align=right|0,227|| align=right|2,76|| align=right|5,346||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14796)||1977 XF2|| align=right|13,0|| align=right|3,162|| align=right|0,143|| align=right|8,23|| align=right|5,622||MBA||7. prosince 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(14797)||1977 XZ2|| align=right|13,0|| align=right|2,946|| align=right|0,086|| align=right|1,26|| align=right|5,055||MBA||7. prosince 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(14798)||1978 UW4|| align=right|14,1|| align=right|2,298|| align=right|0,052|| align=right|5,84|| align=right|3,483||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(14799)||1979 MS2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,140|| align=right|2,34|| align=right|3,575||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14800)||1979 MP4|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,077|| align=right|3,88|| align=right|4,338||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(14801)||1980 PE3|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,160|| align=right|15,67|| align=right|4,092||MBA||15. srpna 1980||Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(14802)||1981 DJ2|| align=right|13,5|| align=right|2,783|| align=right|0,148|| align=right|14,79|| align=right|4,642||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14803)||1981 EL7|| align=right|15,0|| align=right|2,453|| align=right|0,195|| align=right|12,25|| align=right|3,841||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14804)||1981 EW13|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,078|| align=right|1,77|| align=right|3,785||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14805)||1981 ED15|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,083|| align=right|3,09|| align=right|3,790||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14806)||1981 EV25|| align=right|13,5|| align=right|2,748|| align=right|0,166|| align=right|8,63|| align=right|4,554||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14807)||1981 EN26|| align=right|13,7|| align=right|2,785|| align=right|0,157|| align=right|8,16|| align=right|4,648||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14808)||1981 EV27|| align=right|14,3|| align=right|2,793|| align=right|0,063|| align=right|4,90|| align=right|4,667||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14809)||1981 ES28|| align=right|14,5|| align=right|2,414|| align=right|0,136|| align=right|5,81|| align=right|3,750||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14810)||1981 EM31|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,111|| align=right|1,32|| align=right|3,735||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14811)||1981 ED43|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,216|| align=right|7,63|| align=right|4,668||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(14812)||1981 JR1|| align=right|14,0|| align=right|2,447|| align=right|0,209|| align=right|13,98|| align=right|3,826||MBA||9. května 1981||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(14813)||1981 QW2|| align=right|14,3|| align=right|2,211|| align=right|0,178|| align=right|3,73|| align=right|3,288||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14814) Gurij||1981 RL2|| align=right|13,6|| align=right|2,669|| align=right|0,249|| align=right|10,72|| align=right|4,359||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(14815) Rutberg||1981 TH3|| align=right|14,0|| align=right|2,195|| align=right|0,236|| align=right|4,48|| align=right|3,252||MBA||7. října 1981||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(14816)||1981 UQ22|| align=right|14,5|| align=right|2,342|| align=right|0,085|| align=right|3,65|| align=right|3,584||MBA||24. října 1981||Palomar||S. J. Bus
|-
|(14817)||1982 FJ3|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,180|| align=right|1,75|| align=right|3,565||MBA||21. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14818)||1982 UF7|| align=right|12,6|| align=right|2,911|| align=right|0,166|| align=right|8,24|| align=right|4,965||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(14819)||1982 UC11|| align=right|14,6|| align=right|2,520|| align=right|0,210|| align=right|3,43|| align=right|4,000||MBA||25. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(14820) Aizuyaichi||1982 VF4|| align=right|14,8|| align=right|2,160|| align=right|0,206|| align=right|3,31|| align=right|3,174||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14821) Motaeno||1982 VG4|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,114|| align=right|3,58|| align=right|3,455||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(14822)||1984 SR5|| align=right|12,7|| align=right|3,246|| align=right|0,107|| align=right|5,46|| align=right|5,846||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14823)||1984 ST5|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,189|| align=right|1,76|| align=right|3,713||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14824)||1985 CF2|| align=right|14,0|| align=right|2,386|| align=right|0,165|| align=right|9,33|| align=right|3,685||MBA||13. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14825)||1985 RQ|| align=right|14,6|| align=right|2,522|| align=right|0,299|| align=right|6,41|| align=right|4,004||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14826) Nicollier||1985 SC1|| align=right|12,9|| align=right|3,080|| align=right|0,257|| align=right|2,33|| align=right|5,404||MBA||16. září 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(14827) Hypnos||1986 JK|| align=right|18,3|| align=right|2,847|| align=right|0,665|| align=right|1,99|| align=right|4,803||APL PHA||5. května 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(14828)||1986 QT1|| align=right|14,2|| align=right|2,420|| align=right|0,219|| align=right|2,51|| align=right|3,765||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14829)||1986 TR11|| align=right|13,6|| align=right|2,379|| align=right|0,278|| align=right|8,79|| align=right|3,669||MBA||3. října 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(14830)||1986 XR5|| align=right|12,9|| align=right|3,085|| align=right|0,290|| align=right|4,15|| align=right|5,419||MBA||5. prosince 1986||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(14831) Gentileschi||1987 BS1|| align=right|13,3|| align=right|2,585|| align=right|0,129|| align=right|12,26|| align=right|4,155||MBA||22. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14832) Alechinsky||1987 QC3|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,125|| align=right|5,73|| align=right|3,471||MBA||27. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14833)||1987 SP1|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|5,31|| align=right|3,473||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(14834)||1987 SR17|| align=right|14,6|| align=right|2,282|| align=right|0,237|| align=right|4,51|| align=right|3,447||MBA||17. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(14835) Holdridge||1987 WF1|| align=right|13,3|| align=right|2,353|| align=right|0,279|| align=right|23,02|| align=right|3,609||MBA||26. listopadu 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(14836) Maxfrisch||1988 CY|| align=right|12,7|| align=right|3,185|| align=right|0,112|| align=right|15,25|| align=right|5,684||MBA||14. února 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14837)||1988 RN2|| align=right|13,5|| align=right|2,778|| align=right|0,162|| align=right|5,94|| align=right|4,629||MBA||8. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(14838)||1988 RK6|| align=right|14,5|| align=right|2,286|| align=right|0,142|| align=right|6,67|| align=right|3,455||MBA||6. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14839)||1988 RH8|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,183|| align=right|4,95|| align=right|3,636||MBA||11. září 1988||Smolyan||V. Škodrov
|-
|(14840)||1988 RR11|| align=right|16,0|| align=right|2,173|| align=right|0,192|| align=right|1,08|| align=right|3,202||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(14841)||1988 TU|| align=right|14,2|| align=right|2,345|| align=right|0,223|| align=right|2,98|| align=right|3,590||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14842)||1988 TN1|| align=right|13,1|| align=right|2,696|| align=right|0,172|| align=right|13,54|| align=right|4,426||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14843)||1988 VP3|| align=right|15,0|| align=right|2,232|| align=right|0,126|| align=right|6,06|| align=right|3,333||MBA||12. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(14844)||1988 VT3|| align=right|14,3|| align=right|2,252|| align=right|0,115|| align=right|3,99|| align=right|3,380||MBA||14. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14845) Hegel||1988 VS6|| align=right|13,0|| align=right|3,952|| align=right|0,238|| align=right|4,91|| align=right|7,854||HLD||3. listopadu 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14846) Lampedusa||1989 BH|| align=right|13,6|| align=right|2,362|| align=right|0,173|| align=right|10,03|| align=right|3,629||MBA||29. ledna 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(14847)||1989 CY2|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,137|| align=right|5,17|| align=right|3,538||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14848)||1989 GK1|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,069|| align=right|9,23|| align=right|5,448||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14849)||1989 GQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,371|| align=right|0,194|| align=right|2,09|| align=right|3,650||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14850)||1989 QH|| align=right|14,8|| align=right|2,172|| align=right|0,151|| align=right|2,79|| align=right|3,201||MBA||29. srpna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14851)||1989 SD|| align=right|14,4|| align=right|2,152|| align=right|0,150|| align=right|2,36|| align=right|3,157||MBA||23. září 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(14852)||1989 SE|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,292|| align=right|7,65|| align=right|4,061||MBA||23. září 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(14853)||1989 SX|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,304|| align=right|6,70|| align=right|4,087||MBA||30. září 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14854)||1989 SO1|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,125|| align=right|5,10|| align=right|4,274||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14855)||1989 SP9|| align=right|13,4|| align=right|2,806|| align=right|0,079|| align=right|5,77|| align=right|4,700||MBA||25. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14856)||1989 SY13|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,111|| align=right|12,06|| align=right|4,324||MBA||26. září 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(14857)||1989 TT|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,282|| align=right|16,98|| align=right|4,182||MBA||1. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14858)||1989 UW3|| align=right|13,4|| align=right|2,580|| align=right|0,196|| align=right|12,36|| align=right|4,142||MBA||27. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14859)||1989 WU1|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,279|| align=right|9,96|| align=right|4,170||MBA||25. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14860)||1989 WD3|| align=right|13,5|| align=right|2,734|| align=right|0,151|| align=right|5,09|| align=right|4,519||MBA||27. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(14861)||1990 DA2|| align=right|13,3|| align=right|2,758|| align=right|0,057|| align=right|6,15|| align=right|4,578||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14862)||1990 EQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,190|| align=right|0,089|| align=right|3,53|| align=right|3,240||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14863)||1990 OK|| align=right|14,0|| align=right|2,337|| align=right|0,200|| align=right|6,78|| align=right|3,572||MBA||18. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14864)||1990 QK4|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,221|| align=right|2,66|| align=right|3,675||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14865)||1990 QE7|| align=right|13,9|| align=right|2,534|| align=right|0,123|| align=right|2,14|| align=right|4,034||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14866)||1990 RF1|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,203|| align=right|0,87|| align=right|5,633||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14867)||1990 RW4|| align=right|12,7|| align=right|3,177|| align=right|0,145|| align=right|4,18|| align=right|5,661||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14868)||1990 RA7|| align=right|14,3|| align=right|2,310|| align=right|0,226|| align=right|10,09|| align=right|3,510||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14869)||1990 ST8|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,193|| align=right|3,52|| align=right|3,593||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14870)||1990 SM14|| align=right|13,4|| align=right|2,389|| align=right|0,223|| align=right|4,24|| align=right|3,692||MBA||24. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14871) Pyramus||1990 TH7|| align=right|13,7|| align=right|3,296|| align=right|0,228|| align=right|1,00|| align=right|5,983||MBA||13. října 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(14872) Hoher List||1990 UR|| align=right|13,8|| align=right|2,422|| align=right|0,210|| align=right|1,98|| align=right|3,768||MBA||23. října 1990||Hoher List||E. W. Elst
|-
|(14873) Shoyo||1990 UQ2|| align=right|13,4|| align=right|2,391|| align=right|0,227|| align=right|8,48|| align=right|3,696||MBA||28. října 1990||Minami-Oda||K. Kawanisi; M. Sugano
|-
|(14874)||1990 US4|| align=right|13,6|| align=right|2,331|| align=right|0,196|| align=right|7,07|| align=right|3,558||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14875)||1990 WZ1|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,195|| align=right|5,33|| align=right|3,681||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14876)||1990 WD2|| align=right|14,0|| align=right|2,477|| align=right|0,080|| align=right|7,32|| align=right|3,899||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14877) Zauberflöte||1990 WC9|| align=right|12,5|| align=right|3,043|| align=right|0,066|| align=right|12,32|| align=right|5,306||MBA||19. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14878)||1990 WE9|| align=right|14,6|| align=right|2,423|| align=right|0,187|| align=right|2,70|| align=right|3,771||MBA||19. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14879)||1991 AL2|| align=right|13,6|| align=right|2,527|| align=right|0,173|| align=right|12,46|| align=right|4,016||MBA||7. ledna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(14880)||1991 CJ1|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,073|| align=right|10,91|| align=right|4,091||MBA||7. února 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(14881)||1991 PK|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,198|| align=right|2,70|| align=right|3,270||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14882)||1991 PP11|| align=right|13,5|| align=right|2,896|| align=right|0,298|| align=right|9,60|| align=right|4,928||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14883)||1991 PT11|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,221|| align=right|3,67|| align=right|5,510||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14884)||1991 PH16|| align=right|13,8|| align=right|2,212|| align=right|0,125|| align=right|6,62|| align=right|3,289||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14885)||1991 RF2|| align=right|12,1|| align=right|3,097|| align=right|0,064|| align=right|10,02|| align=right|5,450||MBA||6. září 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(14886)||1991 RL9|| align=right|14,8|| align=right|2,437|| align=right|0,177|| align=right|2,01|| align=right|3,803||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14887)||1991 RQ14|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,175|| align=right|1,95|| align=right|5,655||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(14888)||1991 SN1|| align=right|14,4|| align=right|2,220|| align=right|0,168|| align=right|5,80|| align=right|3,308||MBA||30. září 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14889)||1991 VX2|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,147|| align=right|4,40|| align=right|5,680||MBA||5. listopadu 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(14890)||1991 VG3|| align=right|13,8|| align=right|2,266|| align=right|0,169|| align=right|25,85|| align=right|3,410||MBA||4. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(14891)||1991 VY4|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,152|| align=right|3,74|| align=right|3,858||MBA||5. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14892)||1991 VE5|| align=right|13,9|| align=right|2,206|| align=right|0,202|| align=right|3,76|| align=right|3,275||MBA||4. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(14893)||1992 DN6|| align=right|13,2|| align=right|2,365|| align=right|0,243|| align=right|3,14|| align=right|3,637||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14894)||1992 EA8|| align=right|14,2|| align=right|2,837|| align=right|0,032|| align=right|1,61|| align=right|4,779||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14895)||1992 EJ24|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,243|| align=right|9,86|| align=right|3,713||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14896)||1992 EB26|| align=right|15,1|| align=right|2,467|| align=right|0,184|| align=right|9,06|| align=right|3,875||MBA||8. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(14897)||1992 GE5|| align=right|13,7|| align=right|2,923|| align=right|0,080|| align=right|2,84|| align=right|4,996||MBA||6. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14898)||1992 JR3|| align=right|13,8|| align=right|2,524|| align=right|0,103|| align=right|2,12|| align=right|4,008||MBA||7. května 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(14899)||1992 LS|| align=right|13,9|| align=right|2,532|| align=right|0,165|| align=right|4,06|| align=right|4,027||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(14900)||1992 RH5|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,097|| align=right|3,33|| align=right|5,142||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14901)||1992 SH|| align=right|12,8|| align=right|2,696|| align=right|0,172|| align=right|12,32|| align=right|4,426||MBA||21. září 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(14902) Miyairi||1993 BE2|| align=right|12,0|| align=right|3,010|| align=right|0,116|| align=right|11,99|| align=right|5,222||MBA||17. ledna 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(14903)||1993 DF2|| align=right|14,3|| align=right|2,251|| align=right|0,060|| align=right|4,71|| align=right|3,378||MBA||25. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14904)||1993 FM14|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,082|| align=right|6,16|| align=right|3,363||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14905)||1993 FV27|| align=right|14,7|| align=right|2,269|| align=right|0,057|| align=right|1,78|| align=right|3,416||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(14906)||1993 NJ1|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,172|| align=right|3,29|| align=right|3,697||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14907)||1993 OF3|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,127|| align=right|1,21|| align=right|3,730||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14908)||1993 OQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,174|| align=right|2,66|| align=right|3,663||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14909)||1993 PY3|| align=right|13,0|| align=right|2,578|| align=right|0,161|| align=right|13,46|| align=right|4,138||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(14910)||1993 QR4|| align=right|13,8|| align=right|2,567|| align=right|0,081|| align=right|3,54|| align=right|4,112||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(14911)||1993 RH2|| align=right|14,1|| align=right|2,531|| align=right|0,203|| align=right|14,14|| align=right|4,027||MBA||15. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14912)||1993 RP3|| align=right|13,3|| align=right|2,655|| align=right|0,251|| align=right|12,11|| align=right|4,327||MBA||12. září 1993||Palomar||PCAS
|-
|(14913)||1993 RP7|| align=right|14,1|| align=right|2,690|| align=right|0,052|| align=right|5,87|| align=right|4,411||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14914)||1993 TM26|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,038|| align=right|8,66|| align=right|4,346||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14915)||1993 UM8|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,105|| align=right|14,82|| align=right|4,174||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14916)||1993 VV7|| align=right|13,3|| align=right|2,737|| align=right|0,336|| align=right|33,53|| align=right|4,528||MBA||10. listopadu 1993||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(14917) Taco||1994 AD11|| align=right|12,5|| align=right|2,840|| align=right|0,209|| align=right|12,37|| align=right|4,786||MBA||8. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14918)||1994 BP4|| align=right|12,9|| align=right|2,991|| align=right|0,166|| align=right|10,22|| align=right|5,173||MBA||21. ledna 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(14919) Robertohaver||1994 PG|| align=right|13,8|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|12,46|| align=right|3,701||MBA||6. srpna 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(14920)||1994 PE33|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,086|| align=right|3,95|| align=right|3,372||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14921)||1994 QA|| align=right|13,2|| align=right|2,332|| align=right|0,225|| align=right|25,13|| align=right|3,560||MBA||16. srpna 1994||Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(14922)||1994 TA3|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,211|| align=right|5,47|| align=right|3,465||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14923)||1994 TU3|| align=right|13,5|| align=right|2,330|| align=right|0,270|| align=right|22,65|| align=right|3,556||MBA||7. října 1994||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(14924)||1994 VZ|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,152|| align=right|5,89|| align=right|3,533||MBA||3. listopadu 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14925)||1994 VU2|| align=right|14,4|| align=right|2,263|| align=right|0,195|| align=right|6,78|| align=right|3,404||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14926)||1994 VB3|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,229|| align=right|3,99|| align=right|3,509||MBA||4. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14927)||1994 VW6|| align=right|13,5|| align=right|2,254|| align=right|0,193|| align=right|7,13|| align=right|3,383||MBA||1. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14928)||1994 WN1|| align=right|14,0|| align=right|2,418|| align=right|0,193|| align=right|2,54|| align=right|3,759||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14929)||1994 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,167|| align=right|3,86|| align=right|4,074||MBA||27. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14930)||1994 WL3|| align=right|14,4|| align=right|2,517|| align=right|0,151|| align=right|4,31|| align=right|3,993||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14931)||1994 WR3|| align=right|12,4|| align=right|2,584|| align=right|0,160|| align=right|14,87|| align=right|4,153||MBA||27. listopadu 1994||Uto||F. Uto
|-
|(14932)||1994 YC|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,166|| align=right|4,92|| align=right|4,253||MBA||24. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14933)||1994 YX|| align=right|13,8|| align=right|2,567|| align=right|0,133|| align=right|4,39|| align=right|4,112||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14934)||1995 BP|| align=right|13,8|| align=right|2,631|| align=right|0,257|| align=right|13,20|| align=right|4,266||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14935)||1995 BP1|| align=right|13,7|| align=right|2,630|| align=right|0,259|| align=right|13,51|| align=right|4,265||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14936)||1995 BU2|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,095|| align=right|14,10|| align=right|4,141||MBA||27. ledna 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14937) Thirsk||1995 CP3|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|2,87|| align=right|4,202||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14938)||1995 DN|| align=right|12,3|| align=right|2,792|| align=right|0,133|| align=right|9,34|| align=right|4,664||MBA||21. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14939) Norikura||1995 DG1|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,114|| align=right|4,31|| align=right|4,579||MBA||21. února 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(14940) Freiligrath||1995 EL8|| align=right|13,5|| align=right|2,583|| align=right|0,040|| align=right|5,12|| align=right|4,151||MBA||4. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(14941) Tomswift||1995 FY2|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,132|| align=right|9,05|| align=right|4,586||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14942) Stevebaker||1995 MA|| align=right|13,3|| align=right|3,189|| align=right|0,085|| align=right|15,78|| align=right|5,695||MBA||21. června 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(14943)||1995 VD19|| align=right|14,5|| align=right|2,282|| align=right|0,142|| align=right|4,95|| align=right|3,448||MBA||15. listopadu 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14944)||1995 YV|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,131|| align=right|6,19|| align=right|3,475||MBA||19. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14945)||1995 YM3|| align=right|14,1|| align=right|2,163|| align=right|0,087|| align=right|6,07|| align=right|3,179||MBA||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14946)||1996 AN2|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,131|| align=right|6,10|| align=right|3,531||MBA||13. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14947) Luigibussolino||1996 AB4|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,105|| align=right|4,25|| align=right|3,483||MBA||15. ledna 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(14948)||1996 BA|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,210|| align=right|6,08|| align=right|3,436||MBA||16. ledna 1996||Kleť||Klet
|-
|(14949)||1996 BA2|| align=right|14,2|| align=right|2,301|| align=right|0,110|| align=right|7,10|| align=right|3,491||MBA||24. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14950)||1996 BE2|| align=right|13,6|| align=right|2,259|| align=right|0,099|| align=right|6,38|| align=right|3,394||MBA||18. ledna 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14951)||1996 BS2|| align=right|13,5|| align=right|2,241|| align=right|0,203|| align=right|7,49|| align=right|3,355||MBA||26. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14952)||1996 CQ|| align=right|13,7|| align=right|2,448|| align=right|0,126|| align=right|5,99|| align=right|3,829||MBA||1. února 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(14953) Bevilacqua||1996 CB3|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,511||MBA||13. února 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(14954)||1996 DL|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,107|| align=right|4,63|| align=right|3,631||MBA||16. února 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(14955)||1996 DX|| align=right|14,5|| align=right|2,382|| align=right|0,169|| align=right|3,07|| align=right|3,675||MBA||21. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14956)||1996 DB1|| align=right|13,8|| align=right|2,413|| align=right|0,099|| align=right|6,58|| align=right|3,747||MBA||22. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14957)||1996 HQ22|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,211|| align=right|4,62|| align=right|4,336||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14958)||1996 JK1|| align=right|13,5|| align=right|2,565|| align=right|0,030|| align=right|12,61|| align=right|4,108||MBA||15. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(14959) TRIUMF||1996 JT3|| align=right|14,2|| align=right|2,452|| align=right|0,227|| align=right|4,95|| align=right|3,839||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14960) Yule||1996 KO|| align=right|14,4|| align=right|2,569|| align=right|0,064|| align=right|0,98|| align=right|4,117||MBA||21. května 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14961) d'Auteroche||1996 LV3|| align=right|14,0|| align=right|2,458|| align=right|0,163|| align=right|3,49|| align=right|3,853||MBA||8. června 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(14962)||1996 TL15|| align=right|12,1|| align=right|3,197|| align=right|0,026|| align=right|21,23|| align=right|5,715||MBA||9. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14963)||1996 TM15|| align=right|13,1|| align=right|3,138|| align=right|0,171|| align=right|1,59|| align=right|5,558||MBA||11. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(14964) Robertobacci||1996 VS|| align=right|13,5|| align=right|3,210|| align=right|0,074|| align=right|9,54|| align=right|5,749||MBA||2. listopadu 1996||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(14965) Bonk||1997 KC|| align=right|13,7|| align=right|2,442|| align=right|0,202|| align=right|14,46|| align=right|3,815||MBA||24. května 1997||Bornheim||N. Ehring
|-
|(14966) Jurijvega||1997 OU2|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,212|| align=right|8,83|| align=right|3,475||MBA||30. července 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(14967) Madrid||1997 PF4|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,144|| align=right|6,05|| align=right|4,097||MBA||6. srpna 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(14968) Kubáček||1997 QG|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,098|| align=right|5,45|| align=right|4,111||MBA||23. srpna 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(14969) Willacather||1997 QC1|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,141|| align=right|3,42|| align=right|3,458||MBA||28. srpna 1997||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(14970)||1997 QA2|| align=right|14,2|| align=right|2,770|| align=right|0,029|| align=right|4,04|| align=right|4,609||MBA||25. srpna 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(14971)||1997 QN3|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,132|| align=right|7,29|| align=right|4,522||MBA||30. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(14972) Olihainaut||1997 QP3|| align=right|14,8|| align=right|2,450|| align=right|0,194|| align=right|3,50|| align=right|3,834||MBA||30. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(14973) Rossirosina||1997 RZ|| align=right|13,6|| align=right|2,772|| align=right|0,070|| align=right|4,49|| align=right|4,614||MBA||1. září 1997||San Marcello||A. Boattini
|-
|(14974) Počátky||1997 SK1|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,088|| align=right|3,89|| align=right|4,268||MBA||22. září 1997||Kleť||M. Tichý
|-
|(14975) Serasin||1997 SA3|| align=right|13,9|| align=right|2,734|| align=right|0,063|| align=right|3,54|| align=right|4,519||MBA||24. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(14976) Josefčapek||1997 SD4|| align=right|13,9|| align=right|3,129|| align=right|0,158|| align=right|4,71|| align=right|5,533||MBA||27. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(14977) Bressler||1997 SE4|| align=right|13,9|| align=right|2,920|| align=right|0,089|| align=right|1,73|| align=right|4,989||MBA||26. září 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(14978)||1997 SD25|| align=right|12,9|| align=right|3,037|| align=right|0,073|| align=right|10,40|| align=right|5,293||MBA||30. září 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(14979)||1997 TK1|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,097|| align=right|4,02|| align=right|4,306||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(14980)||1997 TW9|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,126|| align=right|2,94|| align=right|5,373||MBA||5. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(14981)||1997 TY17|| align=right|13,0|| align=right|2,880|| align=right|0,068|| align=right|2,83|| align=right|4,888||MBA||6. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14982)||1997 TH19|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,322|| align=right|3,32|| align=right|3,556||MBA||8. října 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(14983)||1997 TE25|| align=right|14,4|| align=right|2,580|| align=right|0,295|| align=right|3,92|| align=right|4,143||MBA||12. října 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(14984)||1997 TN26|| align=right|13,2|| align=right|2,606|| align=right|0,193|| align=right|13,05|| align=right|4,207||MBA||11. října 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14985)||1997 UU2|| align=right|13,3|| align=right|2,895|| align=right|0,023|| align=right|1,59|| align=right|4,926||MBA||25. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(14986)||1997 UJ3|| align=right|13,3|| align=right|2,732|| align=right|0,082|| align=right|2,84|| align=right|4,514||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14987)||1997 UT3|| align=right|13,5|| align=right|3,210|| align=right|0,137|| align=right|0,68|| align=right|5,750||MBA||26. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(14988) Tryggvason||1997 UA7|| align=right|13,2|| align=right|3,025|| align=right|0,337|| align=right|8,41|| align=right|5,261||MBA||25. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14989) Tutte||1997 UB7|| align=right|12,5|| align=right|2,776|| align=right|0,286|| align=right|16,54|| align=right|4,625||MBA||25. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14990) Zermelo||1997 UY10|| align=right|13,7|| align=right|2,975|| align=right|0,077|| align=right|1,53|| align=right|5,132||MBA||31. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14991)||1997 UV14|| align=right|13,0|| align=right|2,881|| align=right|0,027|| align=right|8,12|| align=right|4,890||MBA||31. října 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(14992)||1997 UY14|| align=right|13,2|| align=right|2,950|| align=right|0,119|| align=right|2,95|| align=right|5,067||MBA||26. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14993)||1997 UC15|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,200|| align=right|1,09|| align=right|5,519||MBA||26. října 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(14994) Uppenkamp||1997 UW18|| align=right|12,2|| align=right|3,402|| align=right|0,015|| align=right|9,25|| align=right|6,275||MBA||28. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(14995) Archytas||1997 VY1|| align=right|12,9|| align=right|3,072|| align=right|0,087|| align=right|3,25|| align=right|5,385||MBA||5. listopadu 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(14996)||1997 VY2|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,152|| align=right|2,38|| align=right|4,236||MBA||5. listopadu 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(14997)||1997 VD4|| align=right|12,6|| align=right|2,836|| align=right|0,027|| align=right|1,37|| align=right|4,776||MBA||1. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(14998)||1997 VU6|| align=right|13,5|| align=right|2,845|| align=right|0,067|| align=right|2,36|| align=right|4,799||MBA||1. listopadu 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(14999)||1997 VX8|| align=right|12,3|| align=right|2,638|| align=right|0,189|| align=right|13,95|| align=right|4,284||MBA||9. listopadu 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(15000) CCD||1997 WZ16|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,107|| align=right|8,24|| align=right|4,602||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek